Esta é uma lista de personagens que participam da série The King of Fighters desenvolvida pela SNK Playmore. A série possui vários personagens. A história se passa num universo fictício onde torneios anuais onde times de 3 ou 4 membros lutam entre si.

O primeiro jogo na série introduz os primeiros personagens principais da série, Iori Yagami e Kyo Kusanagi. Kyo é um jovem lutador japonês que faz parte de um clã poderoso, Kusanagi, composto por artistas marciais que possuem habilidades pirocinéticas. Kyo luta contra os inimigos da família, seu rival Iori Yagami e o demônio Orochi junto com seus discípulos humanos, além de outros. Os quatro primeiros jogos da série se passam ao redor destas lutas, enquanto que The King of Fighters '99 introduz novo enredo a série, trazendo a história de K', um clone de Kyo que quer destruir a organização NESTs. Em The King of Fighters 2003, um novo personagem chamado Ash Crimson entra no torneio para roubar os poderes dos clãs que selaram o poder de Orochi no passado: clãs Kusagani, Yagami e Kagura. Um novo grupo de antagonistas também participa da série, conhecidos como Those from the Past, que querem obter o poder de Orochi.

A ideia principal do enredo e dos personagens veio da lenda Yamata no Orochi, enquanto que existem vários outros personagens nos jogos que fazem paródias e homenagens a vários animes, mangás e filmes populares. Merchandise baseado nos personagens também foram lançados, o que inclui bonecos de brinquedo e chaveiros. Os personagens vêm ganhando muitos elogios de várias publicações de videogame pela qualidade dos golpes e designs. Comentários se focam na falta de melhoramentos em alguns personagens mas também na diversidade do elenco.

Protagonistas

Kyo Kusanagi 

 é o segundo protagonista, na frente, está seu poderoso rival, Iori Yagami da série. Retratado anteriormente como um estudante delinquente de bom coração, Kyo é o herdeiro do clã japonês Kusanagi, podendo manipular e controlar seus poderes pirocinéticos. No universo de The King of Fighters, seu clã é um dos três clãs que selaram o poder da entidade lendária, Yamata no Orochi.

Devido à história do seu clã, Kyo geralmente se encontra em batalha contra Iori Yagami, que aparenta ser o último membro do clã Yagami e manipulador do fogo de Orochi. Ele participa de todos os torneios de The King of Fighters, representando o Japão, e usando o estilo de luta do clã para combinar seu fogo com kenpo. Ele volta a ser o protagonista ao lado de Iori na Saga Tales of Ash. Seu personagem é dublado por Masahiro Nonaka, exceto em XIV, quando Tomoaki Maeno assume o papel. Na dublagem em inglês da série Maximum Impact, é dublado por Andrew Roth.

Kyo já foi campeão do torneio 5 vezes ao lado de seus companheiros de equipe Benimaru Nikaido e Goro Daimon.

Iori Yagami

 Foi um dos protagonistas na saga Orochi, onde ao lado de Kyo e Chizuru derrotou Goenitz e Orochi. Também foi um dos protagonistas na saga de Ash. O eterno rival de Kyo Kusanagi, Iori faz parte da família Yagami, que em tempos anteriores foi o clã japonês Yasakani, um dos três grandes clãs que selou Orochi, mas fez um pacto com a entidade em troca de poder. Iori carrega até hoje a rivalidade e sofrimento de sua história, tendo como objetivo principal de vida matar Kyo, que chega a levar a sério sua rivalidade, mas não tanto como Iori. Em alguns momentos da série, Iori deixa de lado sua rivalidade com Kyo, como na luta final contra Orochi em KOF '97, no final de KOF '99 e em KOF XI se juntou a Kyo e Shingo para proteger seus tesouros sagrados de Ash.

Ele manipula com grande talento e maestria as chamas púrpuras de Orochi. Foi dublado até XIII por Kunihiko Yasui; em The King of Fighters XIV, Takanori Hoshino passou a ser o dublador do personagem.

 K' 

 é o terceiro protagonista dos jogos desde The King of Fighters '99. Ele é um jovem que perdeu todas as suas memórias quando o sindicato NESTS o capturou e inseriu o DNA de Kyo Kusanagi em seu corpo para que ele copiasse suas habilidades de fogo. K', querendo provar a si mesmo que ele tinha a sua própria identidade, trái o sindicato e decide destruí-lo por eles terem usado seu corpo e deletado todas as suas memórias. Apesar de ele odiar torneios de luta, K' usa a competição The King of Fighters como maneira de localizar os indivíduos que estão associados com os NESTS, assim podendo derrotá-los num instante. Na sua procura, ele conhece um homem chamado Maxima, que também tinha o mesmo objetivo de K', e eles se tornam parceiros. K' é dublado por Yuuki Matsuda na versão japonesa dos jogos (exceto em XIV, quando é dublado por Yoshihisa Kawahara) e por Andrew Scott em inglês na série Maximum Impact.

K' possui três títulos como campeão do Torneio The King of Fighters, os conquistou todos os três tendo Maxima como companheiro de equipe. A dupla sempre lutou junto.

 Maxima 

Maxima é um personagem muito importante no desenrolar da série, mais em específico na saga NESTS. O pouco que se sabe sobre o passado de Maxima é ques este nasceu no Canadá, além de que é um ciborgue dotado de grande força física. Maxima é para K' assim como Goro Daimon é para Kyo Kusanagi, um amigo extremamente poderoso fisicamente, mas calmo e centrado, disposto a protegê-lo e salvá-lo quando seu poder se descontrola, algo que fica bem claro quando no OVA promocional The King of Fighters: Another Day, Maxima pula de um metrô para o outro, fugindo dos guerreiros Ikari, junto a K' protegendo o mesmo com seu próprio corpo. É dublado em japonês por Katsuyuki Konishi.

Maxima é tricampeão do torneio, sendo que conquistou todos os três títulos ao lado de K'.

 Kula Diamond 
 é uma das personagens principais da Saga Nests, a segunda saga de The King of Fighters. Kula, com uma aparência infantil e um instinto assassino, foi criada para eliminar todos os traidores que a NESTS teve ou vier a ter. Sua origem é muito obscura, sabe-se apenas que a NESTS a tomou muito jovem como parte do processo de clonagem de Kyo Kusanagi, que começou com K' e Krizalid, porém os poderes de Kula não se baseiam nas chamas da família Kusanagi e sim do elemento rival do fogo: O gelo (O DNA de Kula foi alterado para se usar energia do gelo, ao invés do fogo). A cor do cabelo de Kula originalmente é loiro, mas este muda para azul quando ela luta. Na saga 2001 de KOF, Kula é obrigada a formar um trio com seus dois piores rivais na NESTS, K9999 e Angel, mas depois de vencerem o torneio Kula enfrenta os dois e os mata sem piedade.

Kula tem três companheiras de luta Diana, Foxy e Candy, com as quais Kula se junta na saga KOF 2000 para matar os traidores da NESTS. Kula está sempre junta de Candy, uma companheira robótica que se sacrificou para salvar a vida da amiga na detonação do Canhão Zero no final de The King of Fighters 2000.

No XI torneio, Kula se une a Maxima e K' como companheira de equipe deles. Também egressa da NESTS, e tendo sido cuidada por Whip desde a destruição da organização e seu subsequente desligamento, ela se torna companheira inseparável da dupla. K' se diz incomodado com a presença da garota, mas a verdade é que ele a vê como uma irmã menor que precisa de sua proteção. Porém Kula nunca foi campeã do torneio.

É dublada em japonês por Yumi Kakazu em todas as suas aparições.

 Ash Crimson 
Ash Crimson é o personagem principal da quarta saga da série chamada "Tales of Ash". Ele primeiramente aparece em The King of Fighters 2003 no time dos heróis (composto por ele, Duo Lon e Shen Woo). Também faz aparição no OVA The King of Fighters: Another Day, mostrando ter uma relação com Elisabeth Blanctorche. Ash nasceu na França e é muitas vezes considerado um personagem tanto antagonista como protagonista.

Ele pretendia conquistar os 3 tesouros sagrados pertencentes a Kyo Kusanagi, Iori Yagami e Chizuru Kagura. Logo na sua primeira aparição, Ash consegue colocar seu plano em prática, roubando o tesouro de Chizuru em KoF 2003. No torneio seguinte, KoF XI, quando Iori foi possuído pelo sangue de Orochi e estava prestes a matar Kyo, Ash surge e toma o tesouro de Iori. Logo em seguida, Ash é abordado pelo Rival Team e demonstra o poder de manifestar as chamas púrpuras. Sua saga foi concluída em The King of Fighters XIII, episódio o qual Ash tentou roubar o tesouro sagrado pertencente a Kyo Kusanagi, mas dessa vez, não obteve êxito. Neste episódio, seu plano é revelado: Ash estava atrás dos tesouros sagrados para impedir que o grupo "Those from the Past" os obtivesse antes e reescrevesse a história para que seu líder, Saiki, pudesse ter o comando sobre as eras. Saiki é um ancestral direto de Ash, e para impedir que seus planos sejam frustrados, possui o corpo de seu descendente na final do torneio, tornando-o em Evil Ash e dotando-lhe do poder de utilizar chamas negras como as do próprio Saiki. Porém, Ash consegue manter um pouco de sua consciência e retoma o controle de seu corpo por tempo o suficiente para impedir que Saiki retorne ao passado e reinicie seu plano quando é derrotado. Com Saiki preso no presente, Ash desaparece da existência, porém é trazido de volta após a derrota de Verse em XIV, sendo encontrado por Kukri e Elisabeth.

Quase todos os seus golpes (exceto seu LHDM "Sans-Culottes") têm nomes vindos do calendário da República Francesa. Todos os golpes (incluindo "Sans-Culottes") referem-se à revolução francesa. Devido a sua aparência um tanto andrógena assim como sua voz, muitos jogadores confundiram inicialmente Ash com uma mulher. Ash Crimson possui um estilo de luta autodidata similar ao Savate (Boxe Francês ou Kickboxing Francês).

Apesar de ser um protagonista, Ash nunca foi campeão do torneio The King of Fighters. Curiosamente, apesar de ter sido o protagonista de The King of Fighters 2003, esta edição teve como campeões a Equipe dos Guerreiros Ikari (Leona, Ralf Jones e Clark Still). É dublado por Sounosuke Nagashiro.

 Shun'ei 
Shun'ei é o protagonista da quarta saga da série, sendo um manipulador de ilusões. Devido aos seus poderes misteriosos, ele foi abandonado em uma idade jovem por seus pais e foi criado como um discípulo de Tung Fu Rue. Através de seu treinamento, Shun'ei aprendeu a controlar seus poderes. Como o último discípulo de Tung, ele tenta desafiar outros lutadores de todo o mundo com seu melhor amigo, Meitenkun.

É revelado que Shun'ei contém um fragmento de poder de Verse, o que o faz ser um alvo da entidade. Após a derrota de Verse, Shun'ei é aconselhado por Kyo a continuar seu treinamento para manter seus poderes sob controle. Shun'ei concorda e promete treinar com mais força.

 Campeões do torneio The King of Fighters 
Esta é uma lista de vencedores confirmados dos torneios King of Fighters.
Ryo Sakazaki - o vencedor do primeiro torneio King of Fighters na continuidade de Art of Fighting.
Billy Kane - foi apontado como o campeão por Geese Howard, manteve o título muitas vezes com sucesso.
Terry Bogard - vencedor dos torneios realizados em Fatal Fury, Fatal Fury 2 e Real Bout Fatal Fury.
Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon - Vencedores nas edições 1994, 1995, 1996, 1997, e na XIII edição na linha do tempo de King of Fighters.
K', Maxima, Benimaru Nikaido e Shingo Yabuki - vencedores do torneio de 1999.
K', Maxima, Vanessa e Ramon - vencedores do torneio de 2000.
K', Maxima, Whip e Lin - vencedores do torneio de 2001.
Leona, Ralf Jones e Clark Still - vencedores oficiais do torneio de 2003.
Kyo Kusanagi, Iori Yagami e Shingo Yabuki - vencedores do The King of Fighters XI.
Antonov - auto-proclamado "primeiro campeão do King of Fighters". Não se sabe quando, ou se de fato obteve o título.

Os torneios de 1998 e 2002, como também a XII edição do torneio, não são considerados canônicos.

 Antagonistas 

 Rugal Bernstein 

 Adelheid Bernstein 
Adelheid Bernstein (ou somente Adel) é filho de Rugal Bernstein (anfitrião dos torneios The King of Fighters realizados em 1994 e 1995, que acabou morrendo consumido pela força de Orochi). Seus movimentos são similares aos de Rugal, porém mais rápidos. Diferente de sua irmã, Rose Bernstein, Adelheid não herdou a maldade de seu pai; pelo contrário, é um lutador honrado e de fibra.

Chefe alternativo da versão 2003. É somente enfrentado se o jogador não finalizar a luta contra o adversário Kusanagi (Mid-Boss) aplicando um desperate move ("movimento desesperado", ou golpe especial). Seu cenário é o Sky Noah (uma espécie de avião) e tem sua irmã ao piano, tocando. A mesma aparece nos eventos de diálogo, antes e depois da luta dele. Em The King of Fighters XI, Adelheid participa como chefe de meio de jogo e não tem relevância alguma com sua história. É dublado por Tetsuya Tanaka.

Orochi

É um dos personagens mais apelões da série de jogos de videogame The King of Fighters, realizada pela empresa fabricante de jogos SNK. Dentro desta série foi o antagonista principal, aonde os torneios sempre giram em torno de si e de seus poderes. Outros vilões, sempre em busca de poder, tentam de algum modo ter tudo que se refere à Orochi.

Orochi é o principal vilão do jogo The King Of Fighters,  seus poderes são extremamente grandes e vão além da compreensão. Há 1800 anos essa criatura foi derrotada e selada pelos clãs Kusanagi, Yasakani e Yata. Há 660 anos Orochi fez um pacto de sangue com os Yasakanis em troca de poder e então, os Yasakanis se tornaram Yagami e passaram a dominar a chama de Orochi, as chamas púrpuras, mas com isso, os Yagami sofreram uma maldição, eles morriam jovens e as mulheres que davam a luz algum filho dos Yagami também acabavam morrendo. 
Os seguidores de Orochi são chamados Reis, os Hakkeshu's , eles são Goenitz, Yashiro, Shermie e Chris.  Yamasaki, Vice, Mature e Gaidel (pai da Leona) também são Hakkeshu. Os Hakkeshu's podem ceder um pouco do poder de Orochi a outros e ativar o motim de sangue (quando a influência de Orochi no sangue dos que possuem essa linhagem de sangue o enlouquece completamente e o faz se tornar uma criatura que deseja apenas matar). 

Gaidel não queria fazer parte desse grupo se recusando a se subordinar a Orochi, o que fez Goenitz irar-se, tomando sua filha Leona e usando a influência de Orochi para fazer com que ela o matasse e também toda a sua família.

Rugal conhecendo a história de Orochi se interessou muito pelo poder de Orochi, então ele foi ao encontro de Goenitz, que cedeu um pouco de poder a Rugal e tomou lhe o olho direito. Rugal obteve o poder de Orochi mas seu corpo não suportou tamanho poder e ele acabou sendo consumido. Iori revelou que só os da linhagem de sangue podem controlar tal poder.

Goenitz percebeu que o torneio The King Of Fighters era ideal para reunir energia para Orochi e com muito esforço, apesar de ter sido derrotado por Kyo, Iori e Chizuru, Goenitz conseguiu enfraquecer o selo de Orochi, o que causa a revolta de sangue em Iori  fazendo-o agredir violentamente Vice e Mature.

No ano seguinte, o trio Yashiro, Shermie e Chris (CYS) conseguiu terminar o trabalho de Goenitz, eles sequenstraram a namorada de Kyo, a Yuki, ativaram o motim de sangue em Iori e Leona e reuniram energia dos lutadores do torneio The King Of Fighters '97 para fazer Orochi renascer no corpo de Chris. 

Apesar de todo esforço do grupo CYS, Orochi renasceu mas não tinha energia suficiente e acabou sendo derrotado por Kyo, Iori e Chizuru. Orochi como ultimo recurso ativou o motim de sangue em Iori causando nele a revolta de sangue  e então ordenou que Iori matasse Kyo e Chizuru mas Iori conseguiu reter sua consciência e atacou o próprio Orochi segurando-o, Kyo, então aproveitou a oportunidade e atacou Orochi com todas as suas forças, derrotando completamente Orochi, livrando Iori de sua maldição.
Yashiro vendo Orochi caído, como último e deseperado recurso sacrifica Chris e Shermie, logo  em sequência se mata dando a vida por Orochi mas não adiantou, Orochi foi selado novamente, como há 1800 anos.

 Hakkesshu 
O Hakkesshu ( na versão japonesa) é um grupo formado pelos oito mais poderosos discípulos da criatura Orochi. Os quatro mais poderosos membros do grupo são referenciados como "Kings" ("Reis"). O pai biológico de Leona Heidern, Gaidel, também fazia parte do grupo, mas quando recusou a oferta de Goenitz em seguir os desejos de Orochi, Goenitz manipulou a sua própria filha para matar a ele e o resto dos aldeões. Ryuji Yamazaki faz parte do grupo, mas não quer se envolver com eles.

 Time New Faces 
O time New Faces ("Novas Faces") é um grupo que primeiramente apareceu em KoF '97 e é formado por Chris, Yashiro Nanakase e Shermie. Chris (dublado por Rio Ogata) apresenta poderes opostos aos de Kyo, com a capacidade de manifestar chamas púrpuras. Chris também é o hospedeiro escolhido pelo espírito de Orochi. Sua verdadeira origem é um mistério. O que se sabe é que ele, juntamente com Yashiro e Shermie, formaram o New Face Team no torneio de 1997. Inicialmente entraram devido à rixa de Yashiro com Iori, mas com o progresso da competição, o sangue Orochi faz deles reis de Orochi (sendo o quarto Goenitz). Como membros leais de Orochi, eles seguem ganhando poder para ressuscitar Orochi no corpo de Chris e alcançam esse objetivo, mas são derrotados por Kyo, Iori e Chizuru. Shermie (dublada por Hazuki Nishikawa) é uma mulher bastante sensual que vive como uma garota moderna: faz compras, sonha com um grande amor, vive sua vida tão intensamente quanto pode. Entretanto, seu destino já está traçado: o seu sangue de Orochi e seu cargo como um dos quatro Reis Sagrados de Orochi indicam como será sua vida. Yashiro Nanakase (dublado por Makoto Awane) entrou no torneio King of Fighters para acertar contas com Iori Yagami, um músico rival, do qual a popularidade é tanta que fez o show de sua banda (justamente formada por ele, Shermie e Chris) ser cancelado. Um poder maléfico surge de Yashiro proveniente do fato de que ele possui o sangue Orochi fato esse que ocorre no decorrer do torneio. Yashiro se torna um dos Quatro Reis Elementais de Orochi: O Guardião da Terra. Porém, sua questão de vingança contra Iori, foi sublimada. A fim de tentar reviver Orochi, após este ter sido derrotado no final do torneio KOF '97, em um ato desesperado ao ver a queda de Orochi Yashiro mata seus companheiros Chris e Shermie e depois se suicida, a fim de dar suas vidas para que Orochi não morresse.

 Vice e Mature 
Vice (dublada por Masae Yumi e, em XIV, por Mayumi Sako) é uma pessoa violenta, tirando grande satisfação ao matar e é aparentemente imune ao sofrimento de suas vítimas. Por exemplo, sua rixa com Saisyu Kusanagi teve início devido à resistência dele contra suas tentativas de lavagem cerebral. Adicionalmente, deve ser notado que ela e Mature não são necessariamente amigas, mas colaboram entre si para liberar o poder de Orochi. Mature (dublada por Hiroko Tsuji e, em XIV, por Keiko Tsutsui) aparece primeiramente em The King of Fighters '94, onde parece ser uma simples secretária de Rugal. Mature e Vice são selecionáveis pela primeira vez em The King of Fighters '96, como integrantes do grupo de Iori.

As duas supostamente foram assassinadas por Iori ao fim do torneio de The King of Fighters '96, que estava sob controle da influência de Orochi. Em The King of Fighters XIII, as duas voltam como "espíritos". Com a possibilidade de uma nova crise Orochi trazida pelas ações de Ash Crimson, elas convencem Iori a entrar no torneio para impedir Ash de concluir suas ações. Embora o final da equipe Yagami em XIII leve a crer que elas retornem ao mundo dos mortos após o torneio, elas são trazidas novamente à vida em XIV, provavelmente devido à manipulação do espaço-tempo causada por Verse.

 Goenitz 
 é um dos Four Heavenly Kings of Orochi, com o poder de controlar o vento. Apesar de ser um vilão, Goenitz possui uma personalidade bastante educada, que se reflete em suas poses de vitória e na sua maneira elegante de falar. Durante o torneio de 96, Goenitz descobre que Chizuru Kagura planejava reunir guerreiros para selar o poder de Orochi e vai atrás dela para impedir que isto aconteça. Contudo mostrando se ser uma super potência derrota todos os lutadores, mostrando assim sua superioridade. Após ser derrotado por Chizuru, com o auxílio de Kyo e Iori, Goenitz entende que a sua missão de impedir que tranquem o Orochi por toda a eternidade foi cumprida e desaparece com o vento. Ele é dublado por Yoshinori Shima.

 NESTS 
NESTS é um perigoso e misterioso cartel que está envolvido nos eventos por trás dos torneios de KoF que foram feitos de 1999 a 2001. Eles são responsáveis pela criação de clones de Kyo Kusanagi e K'. O grupo é composto por vários agentes que possuem diferentes objetivos, mas todos querem tornar-se mais poderosos. O cartel é destruído com a morte de Igniz.

 Time NESTS 
O time NESTS aparece em The King of Fighters 2001 com o objetivo de matar a todos que queiram destruir a organização deles.

 Angel 
Angel (dublada por Mina Tominaga em 2001, Mayumi Shintani em 2002, e Miki Ogura em XIV) fez-se presente nos jogos KOF 2001 , 2002 e XIV sua principal característica é pertencer ao grupo de vilões da Saga Nests, a segunda saga da série The King of Fighters. Ela usa sua estreia como sendo uma das integrantes do cartel NESTS que tem como o objetivo dominar o mundo. Para isso eles pretendem adquirir poder dos lutadores mais fortes e eliminá-los. Mais especificamente, Angel é responsável por matar os traidores do cartel. Apesar de haver sobrevivido, ela, assim como K9999, não apareceu mais em jogos canônicos à série KOF. Apenas depois como personagem secreto em The King of Fighters Neowave.

Angel esta de volta em The King of Fighters XIV, no Time do México (seu país de origem). O jogo explica que em algum ponto, Ramon lhe propôs que formassem representando o México junto com o Rei dos Dinossauros (nova identidade de Tizoc). Ela aceitou a oferta, cansada de viver nas sombras e com vontade de fazer alguma coisa com todo o seu tempo livre, sem qualquer interesse de reviver a NESTS.

 Foxy 
Foxy (dublada por Haruna Ikezawa) é uma personagem do jogo da série The King of Fighters. Teve a sua primeira aparição no jogo editado no ano de 2000, mas só apareceu como jogável no The King of Fighters 2001. Foxy é uma guerreira do cartel NESTS, lutadora de esgrima. Foi uma das responsáveis pela morte do clone Zero, traidor dos NESTS, junto com sua fiel companheira Diana. No torneio de 2001, Foxy iria lutar pelo NESTS, fingindo ser uma lutadora comum junto com Kula, Angel e K9999 formando o NESTS Team, liderado por ela. No fim do torneio, Foxy se une a Kula contra os NESTS, mas no final é atacada por K9999 e Angel e deixada à beira da morte, mas se recupera.

 K9999 
K9999 é um clone criado pelo Cartel Nests que tem a missão de eliminar todos os clones imperfeitos, como K' e Kula Diamond. Ele é uma homenagem da SNK Playmore ao personagem Tetsuo Shima, do anime Akira. Ambos possuem aparência e poderes quase idênticos e a voz do mesmo narrador japonês, Nozomu Sasaki. Devido à enorme similaridade entre os personagens, alguns anos depois a SNK excluiu K9999 da continuidade da série, substituindo-o por Nameless, que estreou em The King of Fighters 2002: Unlimited Match.
K9999 é um clone do Kyo que é considerado uma falha pelo quartel da NESTS por ser um homem magro e fraco até um momento, onde o mesmo foi testado por confrontar com outras experiencias da NESTS. Resultado: Ele matou terrivelmente com sua prótese biônica que pode ser transformar em uma especie de broca afiada ou até mesmo num formato de rifle que solta projeteis similar a uma arma.
 
Krizalid

Krizalid foi criado para ser o último clone de Kyo Kusanagi (em The King of fighters '99 existem milhares de clones do Kyo na história, e dois desses conseguiram entrar para o torneio), possuindo uma roupa especial que coleta informações durante suas batalhas. Isso foi possível clonando K' (ao invés de clonar diretamente Kyo Kusanagi), com isso ele ganhou memórias de K', o primeiro protótipo de Clone do Kyo, e acredita que Whip seja sua irmã. Louco por poder, Krizalid recebeu ordem de seus superiores do Cartel Nests para ativar o milhão de Clones do Kyo espalhados pelo mundo, entretanto, Whip o deixa incomodado pelos seus pensamentos megalomaníacos. Com isso, ele precisa coletar alguns dados necessários e ativa seus dois subordinados: K' e Maxima, junto com seu time no submundo.

Com o poder de sua roupa de batalha e técnicas avançadas de fogo, ele rapidamente conseguiu um poder superior, mas um ataque de K' e Maxima deixou-o debilitado suficientemente para ser derrotado por um golpe de K'. Desapontado com sua derrota, o Zero Clone desativa todos os clones do Kyo e mata Krizalid deixando que uma pedra o parta no meio. Quando encontram-no desacordado, Whip e outros membros do Ikari Warriors emergem. Ela conta para ele  que a lembrança de que ela era sua irmã é falsa, e que os NESTS mentiram para ele todo o torneio. Ela pergunta a Krizalid se ele lembra seu verdadeiro nome e ele não consegue lembrar e morre pouco depois disso. Dois anos depois, ele se depara com seu ser revivido pelo Zero Original, permitindo que conserte os erros cometidos por seu clone. Krizalid jurou lealdade a Zero, lutando ao seu lado, junto com Ron no torneio The King of Fighters 2001. Ele é dublado por Yoshiyuki Iwamoto em 99 e por Eiji Yano em 2001.

 Zero 
 é o chefe final do jogo "The King of Fighters 2000". Ele é um dos mais importantes agente-membros do "NESTS", uma organização que almejava dominar o mundo, e clone de Original Zero (fato somente revelado na história de KoF 2001).
De acordo com a seção dos comentários dos produtores no perfil oficial de Zero (Clone), o produtor da série KoF, C.A.C. Yamasaki, admite ter baseado-se num certo personagem (acredita-se que seja Han) do mangá Hokuto no Ken para construir Zero. Em KoF '99, Zero foi comandado a observar a performance dos clones de Kyo Kusanagi, estabelecidos no torneio por um dos menos prestigiados oficiais, Krizalid. Agindo como o supervisor do projeto, ele monitorou todas as ações feitas por Krizalid e, também, analisou a performance de K'. Depois de neutralizar os clones de Kyo e exterminar Krizalid, ele começou a construir secretamente a sua própria arma, usando a tecnologia dos NESTS, chamada "Zero Cannon" (em português, "Canhão Zero"), ajustando-o para funcionar com a mesma tecnologia encontrada na armadura de luta de Krizalid. Ele coloca seu plano em ação em The King of Fighters 2000. Lá, ele se passa por Ling, um comandante militar e amigo íntimo de Heidern. Usando o corpo de Ling, ele arma um motim e captura Heidern para parar com a resistência militar contra ele. Então, ele usa o time vencedor do torneio, planejando usar sua capacidade de luta para carregar seu arsenal de Zero Cannon.
Dependendo das escolhas que o jogador tomar durante o jogo, ora Heidern, ora Kula (a mesma que foi enviada pelos NESTS para executá-lo pelos seus traçoeiros atos), acaba com os seus planos.

 fez sua primeira (e única) aparição em The King of Fighters 2001 como sub-chefe do jogo. Ele é o Zero verdadeiro, sendo a sua versão em KoF 2000 seu clone. Zero Original foi criado porque o designer-supervisor de Zero exclamou que não estava satisfeito com a aparência do personagem no primeiro jogo. Ideias dele, como o leão preto de estimação e sua nova aparência que tinha sido construída antes do lançamento de KoF 2000, não tinham sido usados. Ele é conhecido pelos produtores como o primeiro chefe a ultrapassar Krizalid — um outro personagem, anterior a Zero, feito pelo mesmo designer-supervisor — em ambos presença e valentia. Ao contrário de seu clone, Zero é extremamente leal ao sindicato dos NESTS e ele ficou revoltado ao saber da tentativa de um golpe de estado feito por seu clone. Ele estava no quartel general dos NESTS durante os eventos acontecidos em 2000 e não estava ciente dos atos de seu clone cedo o bastante. Ele, então, foi ordenado pelo líder dos NESTS para prosseguir com o primeiro plano deles de conquistar o mundo. Já que as informações dos estilos de luta dos concorrentes do torneio de 2000 já tinham sido armazenados no database virtual principal dos NESTS, o cartel planejou livrar-se dos lutadores e, conclusivamente, tomar controle do, até então, desprotegido mundo. Desejando apagar a reputação que seu clone criou, Zero recebe ordens diretas de destruir os vencedores do torneio The King of Fighters. Ele prende os mesmos numa nave espacial que disfarçava-se como um dirigível e informa ao time do verdadeiro destino: o quartel general dos NESTS no espaço sideral. Também toma conhecimento de algumas informações sobre as intenções da organização. Quando ele é derrotado pelo jogador, ele grita para o time vencedor para que escapem da nave que estava prestes a cair e, presumidamente, morre honoravelmente a bordo do dirigível. O clone de Zero foi dublado por Kinta Futogane, e o original, por Toshimitsu Arai.

 Igniz 
 (dublado por Norio Wakamoto) foi o líder da NESTS. Possuidor de um imenso poder, Igniz acreditava ser um deus, e foi no intuito de afirmar sua divindade que coordenou os projetos de manipulação genética da organização, que deram origem a K', Whip, Kula e K9999/Nameless, além dos clones de Kyo. Organizando o torneio de 2001, Igniz recebeu a equipe vencedora a bordo da estação espacial da NESTS, enfrentando-os para poder obter o poder dos lutadores mais fortes do mundo e completar sua ascensão. Porém, ele acaba derrotado e, numa atitude desesperada, decide derrubar a estação espacial contra a Terra com a intenção de destruí-la, por crer que a humanidade o rejeitava como Deus. Entretanto, por algum motivo (provavelmente graças a Ron), os lutadores são salvos durante a reentrada atmosférica, e Igniz morre sozinho a bordo da estação, que cai no oceano sem causar estragos.

 Ron 
Ron (em Chinês: 龍; em Pinyin: Lóng; em Japonês: 龍（ロン）Ron) é o ex-líder do clã de assassinos "Hizoku Enigmático", a que pertencem Lin e Duo Lon. E também é pai de dois deste mesmo clã: Duo Lon (já citado) e Xiao Lon. Mesmo ele sendo um grande lutador, Lin conseguiu tomar o seu lugar como líder do clã vagarosamente. Enfurecido com Lin, Ron destruiu a vila a qual o clã se estabelecia e juntou-se ao grupo "Nests Cartels" em 2000. Como um de seus vários experimentos deu certo, Ron tornou-se mais poderoso e mortal que nunca. Ron conseguiu sobreviver à queda dos Nests no KoF 2001, junto com Misty (a secretária e amante de Igniz) e Lin vem o caçando desde o acontecido. Agora, Ron mostra que tem um interesse num poder misterioso chamado "Dragon Spirit" (em Português: "Espírito do Dragão") compartilhado entre Kensou e Bao.

De acordo com a perfil oficial dele, o seu maior poder é manipular os mortos. Ele é dublado por Takaya Kuroda.

 Those From the Past 
 é um novo grupo de antagonistas que aparece no torneio de 2003. Eles são misteriosos e supostamente não pertencem à raça humana. Querem adquirir o poder de Orochi para entregar a seu misterioso líder. Ao contrário de Orochi, Rugal, Goenitz e Igniz, que reconheciam a lealdade de seus seguidores e os ajudavam, o seu líder Saiki, mesmo seus seguidores sendo leais a ele, demonstra sentir desprezo por eles e parece não se importar com eles nem um pouco, pois para ele a única coisa que importa é obter o poder de Orochi, ele os ver apenas como meros escravos inuteis, isso é mostrado em um dialogo em seu jogo, até mesmo demostrar desprezar seu descendente, Ash, sabendo das intenções e comportamento de seu ancestral, foi o que pode ter levado Ash a traí-lo, quando Ash embosca Saiki e lhe rouba o seu poder, mas logo depois o mesmo se apoderá do corpo de Ash e o transforma em um ser horrendo de chamas negras, com isso ocorre uma terrível e catastrófica explosão que mata a Botan e possivelmente, seus seguidores, o fim desse grupo acaba com a morte de Saiki.

 Mukai 
 é o chefe final de The King of Fighters 2003. Sua Aparência foi projetada para parecer como se ele tivesse uma pele petrificada. Ele fez uma breve aparição no torneio King of Fighters 2003. É também fortemente implícito que ele tem alguma ligação com a linhagem Orochi, já que ele tem a mesma missão de Orochi e quer vingança contra Kyo Kusanagi por tê-lo derrotado no torneio de 1997. Ele fala de forma piedosa, usa uma linguagem elegante, mas parece ter uma atitude cautelosa em relação ao potencial dos seres humanos. Mukai revela que o grupo organizou o torneio de KOF 2003 para que pudessem quebrar o selo de Orochi e dar o seu poder ao líder do grupo. Mukai quis lutar contra a equipe vencedora do torneio e ver se eles tem o que é necessário para sobreviver à "Nova Era". No entanto, Mukai é derrotado, mas consegue escapar. A energia que está sobre o controle de Mukai é muito relacionado com pedras. Ele pode formar grandes rochas para lançar nos inimigos ou elaborar pilares para esmagá-los. Em The King of Fighters XIII, Mukai se oferece para enfrentar a equipe vencedora no lugar de seu mestre Saiki, para permitir que ele avance com seus planos sem ser impedido. Porém, Saiki, orgulhoso, mata Mukai pela suposta insubordinação. Ele é dublado por Toshihiro Shigetsuka.

 Shion 
 faz sua primeira aparição em The King of Fighters XI como um sub-chefe. Ele foi originalmente elaborado como uma das filhas de Ron mas os produtores decidiram mudar seu sexo para surpreendender os fãs com sua aparência andrógena. Shion é um personagem enigmático cujo passado é desconhecido. Ele trabalha como um servo do demônio Magaki e parece conhecer a história de Orochi. Após ser derrotado nas ruínas das finais do torneio, ele é tragado por um portal extra dimensional e aparentemente morre. Porém, quando Magaki é derrotado ao fim do torneio, a lança de Shion é atirada através de um portal que Magaki criou e atravessa seu peito, matando-o instantaneamente antes que pudesse fugir. Sua voz é feita por Jidai Ogawa.

 Magaki 
Magaki é um personagem de The King of Fighters XI. Ele aparece na segunda parte da saga Tales of Ash como o vilão principal. No jogo, Magaki pertence a um misterioso clã que quer a força de Orochi. Talvez ele pertença à família de Mukai, pois Magaki continua a missão de Mukai. É morto por uma lança, pertencente a Shion, arremessada a partir de seu próprio portal dimensional. Seu cadáver é levado pelos guerreiros Ikari, mas é roubado por duas personagens misteriosas. Embora não se diga muito, mas possivelmente Mukai, Orochi e ele possivelmente são da mesma família, até mesmo irmãos. É dublado por Spicy Yagi.

 Saiki  
Saiki é o líder do grupo Those from the Past e o chefe final em The King of Fighters XIII. Ele é um ancestral de Ash Crimson. Aparenta muito ser o próprio Ash mesmo, pois ele foi ancestral dele no passado. Ambos possuem quase a mesma roupa mas a de Saiki é de cor branca e no lugar do cabelo preso de Ash possui longos cabelos brancos e os mesmos olhos azuis de Ash e a mesma aparência de jovem de Ash. Em The King of Fighters XIII foi revelado que ele próprio, Saiki, que enviou Ash Crimson para o torneio em 2003 com a seguinte missão que consistia em roubar os três tesouros sagrados dos 3 descendentes dos lendários clãs que selaram Orochi há 1800 anos. E esses clãs são Kusanagi, Yata, e Yasakani. Os tesouros pertencentes a Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura e Iori Yagami e com isso o próprio Saiki poderia novamente solta a divindade Orochi que atualmente se encontra selado no mundo real, com o selo enfraquecido por Magaki, Saiki quer acumular energia o suficiente para Orochi e tentar obter o seu poder, contudo o próprio Ash obteve 2 tesouros sagrados pertencentes a Iori Yagami e Chizuru Kagura os tesouros são o espelho Yata e a jóia de Yasakani o seu próximo alvo seria Kyo Kusanagi no próximo torneio.

Em The King of fighters XIII também foi revelado que ele atualmente é o líder do Those From the Past, um clã que planeja soltar Orochi no Mundo novamente, roubar e entregar o seu poder ao seu mestre, no caso deles, seu Mestre seria Saiki. No entanto seus membros conhecidos são Magaki, Morto em The King of fighters XI, Shion, que está vivo em The King of Fighters XIII, Mukai, derrotado em The King of Fighters 2003 e atualmente se encontra vivo e Botan a serva de Saiki, que controlou Chizuru Kagura, para que ela enfraquecesse o Selo de Orochi. Existem outros membros nesse clã, mas não foram revelados na série. Saiki possui a mesma postura de luta de Ash e a maioria de seus golpes lembram muitos os de Ash mas ele possui a habilidade de controlar chamas negras, de se teletransportar para qualquer local além de possuir um imenso poder, maior do que o do próprio Ash.

Quando o time vencedor (Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon) do Torneio parte para o Rose Stadium, os subordinados de Saiki, junto a Botan e Mukai reaparecem lá. Saiki manda que todos fossem completar suas missões, Mas Mukai continua no local, objetivando vingar-se de sua derrota no torneio em 2003. Saiki vendo seu subordinado lhe desobedecer, resolve matá-lo a sangue frio e absorvendo o seu poder, transformando-se na sua forma mais poderosa, uma forma transcendental lembrando o próprio Mukai, mas com cabelos mais longos e selvagens e com o próprio corpo vermelho coberto de chamas negras. Ele coloca seu plano em ação, congela o tempo e luta no portal que liga o presente ao passado para acumular energia para Orochi com o time vencedor. Depois de ser derrotado pelo time vencedor, Botan o avisa que o portal do tempo esta se fechando e para que ele se apresse. Contudo ele retorna a sua forma humana e conversa com o time vencedor, mas é surpreendido por Ash que reaparece e rouba o poder de suas chamas negras.

Depois de ter roubado os poderes de Saiki e aparentemente o matando Ash conversa com Botan, contudo Saiki toma posse do corpo de Ash através das chamas negras que Ash roubou e a fusão dos dois o transforma em  Evil Ash, com um imenso poder das chamas negras contudo a velocidade dos golpes dele aumentaram drasticamente e suas vestes que eram Vermelhas se tornaram negras devido a Influencia das Chamas de Saiki. Agora Ash luta com um manto de Chamas Negras. No final da luta, quando Saiki (no corpo de Ash) é derrotado, reaparece em frente ao Portal do Tempo, ambos têm uma longa conversa no subconsiente de Ash. Ele diz para Ash que se eles juntos como um só passassem pelo portal ele e o próprio Saiki seriam invencíveis e poderiam realizar seus objetivos. Contudo Ash toma posse de seu corpo novamente e põe fim em Saiki, que entra em desespero depois do ocorrido. Depois disso ele conversa com Elizabeth que retornou para vê-la novamente e conversam rapidamente, devido ao corpo de Ash estar desaparecendo. Contudo Ash resolve continuar no presente e com isso ele e Saiki desapareceriam juntos como um só, Pondo um fim nele próprio e aparentemente eliminando Saiki.

 Outros personagens 

 Alice 

Alice é uma jovem que pratica Taekwondo como aluna de Kim Kaphwan. Também é dito que ela tem admiração por Terry Bogard também. Alice pode ser vista ao lado de Kim nos jogos do Real Bout, e ela também é mencionada na segunda história de trás de Chae Lim.

 Andy Bogard 

 Antonov 

Um bilionário russo que se autoproclamou "primeiro campeão do King of Fighters", Antonov (em russo:Антонов) comprou os direitos da marca King of Fighters para sediar um novo torneio. Ao contrário dos organizadores anteriores do torneio, ele organiza o evento apenas para revigorar seu amor pelas lutas e não tem nenhum envolvimento com os eventos sobrenaturais. Ele usa um cinturão de campeonato "KOF" feito sob medida em todos os momentos e entrega prêmios para a equipes que podem derrotá-lo. Considera todas as habilidades sobrehumananas dos lutadores do torneio meros "truques". Especula-se que um dos personagens que serviram de inspiração para a criação de Antonov foi o personagem Mr.Satan de Dragon Ball.

 Athena Asamiya 
Athena Asamiya (麻宮アテナ, Atena Asamīa?) é uma personagem fictícia criada pela empresa fabricante de jogos eletrônicos SNK, atual SNK Playmore. Athena fez sua primeira aparição no jogo Psycho Soldier e é descendente da deusa Atena, que estrela o jogo Athena. Posteriormente, Athena retorna na série The King of Fighters e participa em todos os jogos da série. Ela ainda protagonizou o jogo de RPG Athena: Awakening from the Ordinary Life, um spin-off lançado em 1999 no Japão para o console Sony PlayStation.

Em sua primeira aparição em Psycho Soldier, Athena tem longos cabelos da cor rosa e se veste com um uniforme escolar preto. Em The King of Fighters, Athena usa vestimentas diferentes em todos os jogos, algumas delas com poucas mudanças. Na série, seu cabelo é roxo (purpúreo) de The King of Fighters '94 a The King of Fighters XI, e rosa em The King of Fighters XII e The King of Fighters XIII, para relembrar a personagem no jogo Psycho Soldier. A equipe que trabalha nos jogos recebeu diversos pedidos de colocá-la novamente com seu uniforme escolar, mas ela só o utilizava em cenas introdutórias, pois a equipe não tinha certeza que tal roupa seria bem recebida em outros países. Porém, em The King of Fighters XI, Athena luta vestindo um uniforme branco e em The King of Fighters XII ela utiliza o mesmo uniforme de Psycho Soldier, visto que a SNK procurava trazer a série The King of Fighters de volta aos seus conceitos originais. Em The King of Fighters XIII, Athena retorna com as mesmas roupas, mas com alterações nas cores (camisa branca e saia azul)

Athena sonha em ser uma cantora pop, e alguns eventos a partir de KOF 99 dão a entender que ela possivelmente conseguiu realizar tal sonho. O mais recente jogo da série, The King of Fighters XIV, revela que Athena de fato conseguiu realizar esse sonho, o final especifico da Equipe Psycho Soldiers neste jogo retrata Athena cantando para uma multidão que foi até seu show apenas ouvir sua música e poderem ver a sua ídolo.

 Bandeiras Hattori 
Fascinado por ninjas desde sua infância, seu trabalho duro e treinamento valeram a pena, o que lhe permitiu adquirir competências surpreendentes em ninjutsu. Fundador do "Dojo Brasileiro de Artes Ninja", Bandeiras, infelizmente, não tem alunos no momento. Ele espera que sua participação no torneio The King of Fighters XIV vá remediar esta situação e trazer um monte de estudantes para o seu dojo.

Bandeiras é claramente orgulhoso de suas habilidades e está ansioso para mostrá-las ao mundo. Ele acredita ser um verdadeiro ninja e tenta fazer o papel, mas apesar de claramente ter habilidades, ele se comporta mais como um fanboy obcecado que não é tão bem informado sobre ninjas e cultura japonesa tanto quanto ele gostaria de acreditar.

Devido à sua natureza excêntrica, sua aparência estranha, e o que ele pensa que significa ser um ninja, ele acaba sendo muito mais tolo e cômico do que ele imagina e não é levado a sério pelos outros lutadores, incluindo seus próprios companheiros de equipe. Ele não esconde sua emoção quando ele conhece Mai Shiranui em pessoa, que o repreende como um "ninja de araque" quando ele se oferece para ser seu aluno.

No final do jogo ele viaja para o Japão para aprofundar seu domínio de técnicas ninja. Ao tentar pedir informações pelas ruas, acaba sem querer causando pânico entre a população e detido pela polícia.

É dublado por Eiji Miyashita.

 Bao 
Bao (em mandarim: 包) é uma jovem criança que ainda tem muitas coisas para exprimentar na vida. Nascendo sem saber onde estavam seus pais, Bao cresceu pelas ruas da China, como um aventureiro. Seu único hobby era jogar videogames encontrados em algumas lojas espalhadas pela cidade. Tirando tais lojas, Bao não tinha nenhum outro local que considerava como sua casa, até que Chin Gentsai, um homem respeitável (porém bêbado) decidiu adotá-lo como seu filho. Então, finalmente, Bao começou a viver com Chin e sua esposa. Alguns dias depois, Bao começou a demonstrar uma grande força psíquica, uma força que ele nem sabia que tinha. Antes que ele ficasse fora de controle, Chin percebeu que o menino precisaria treinar muito para controlar tal poder. Foi então que Chin apresentou-lhe a Kensou e Athena, seus discípulos, que juntos formam os Psycho Soldiers (em português: "Soldados Psíquicos"), lutadores da justiça. Bao conseguiu se enturmar facilmente com seus novos parceiros, considerando-os seus novos irmãos. Mais tarde, Bao começou a se preocupar demais com Kensou, já que ele estava perdendo seus poderes psíquicos. Mesmo sendo um jovem, Bao já conseguia entender o verdadeiro significado por trás dos sentimentos humanos que ali encontravam-se. É dublado por Kanako Nakano.

 Benimaru Nikaido 
 é mestiço de japonês com americano, nascido e criado no Japão, é o segundo membro do "Japan Team" (Equipe Japão) composto por Kyo Kusanagi e Goro Daimon. Enquanto Kyo utiliza kenpo e golpes baseados no elemento fogo, e Goro utiliza técnicas de judô, Benimaru utiliza ataques de distância (o chamado "shooting") com eletricidade. Juntos como a equipe do Japão, derrotaram Rugal Bernstein em 1994 e 1995. Benimaru é um dos únicos personagens a participar de todos os jogos da série, com exceção da sub-série Maximum Impact. É dublado por Atsushi "Monster" Maezuka em todas as suas aparições.

 Billy Kane 
Billy Kane (ビリー・カーン, Birī Kān?) é um personagem de Fatal Fury e, esporadicamente, marca presença em alguns outros jogos de luta da SNK Playmore, como a série The King Of Fighters. É um exímio manejador de bastão e trabalha como guarda-costas particular para Geese Howard, o mais poderoso chefe do crime organizado de Southtown.

Billy e sua irmã mais nova Lilly Kane sempre viveram em extrema pobreza nos subúrbios da Inglaterra. Sentindo na pele a necessidade de conseguir um emprego estável e bem pago para sustentar Lilly, eles se mudam para Southtown, no coração dos Estados Unidos. Billy tentou ao máximo manter-se longe do crime e impunidade locais, mas acabou cedendo a tais. Ele rapidamente arrumou um bom emprego em uma metalúrgica local. Esse trabalho, apesar do bom salário, era para Billy algo bastante chato e insatisfatório, tanto que um dia ele arrancou de um dos corrimões dos corredores da metalúrgica uma vara de metal e ameaçou com ela os empregados do local, manejando com enorme habilidade e perícia como se fosse um bastão de luta.
 
Acontece que o proprietário da fábrica, que estava lá de visita na ocasião, viu isso e pediu para que Billy fosse chamado ao seu gabinete. O dono apresentou-se a ele como Geese Howard, chefe supremo de Southtown, e lhe ofereceu um trabalho fixo como seu guarda-costas particular. Em troca disso e de um melhor pagamento, Geese exigiu-lhe que aprimorasse suas habilidades marciais. Então, Billy construiu um bastão personalizado de batalha, que pode dividir-se em três partes com a ajuda de uma corrente. Billy tornou-se não apenas o chefe da guarda pessoal de Geese como também seu campeão supremo nos clandestinos torneios King of Fighters que Geese organiza anualmente.

Apesar de evitar ao máximo contatos com as atividades ilegais de seu chefe, Billy acata com prazer suas ordens, tratando-as como coisas plenamente normais. Billy age como uma espécie de "cão de guarda" para Geese, vendo-o mais como um amigo(e até mesmo uma figura paterna) do que um patrão, fazendo sem questionar tudo o que este lhe manda fazer. Além disso, ele também se preocupa com o fato de Lilly namorar Joe Higashi, amigo de Terry Bogard e portanto um de seus inimigos, visto que Terry possui uma rixa antiga com Geese e por consequência com Billy, que defende a todo custo seu patrão. Outra razão á rivalidade entre Billy e Terry é Blue Mary, interesse amoroso de ambos.

Nas suas participações na série The King of Fighters, Billy participa a mando de Geese Howard com a missão de derrotar os irmão Bogard, e se alia a vários personagens, como Iori Yagami (por quem é traído no final do torneio Kof '95), Eiji Kisaragi, Ryuji Yamazaki, Gato e Blue Mary. Em Kof '97 e nos jogos não-canônicos (como Kof '98 e 2002), ao se iniciar uma luta contra Iori Yagami, Billy faz ameaças a ele, às vezes junto a Eiji Kisaragi (que também foi traído por Iori em Kof '95), demonstrando seu desejo de vingar-se.

 Blue Mary 
Blue Mary (ブルー・マリー, Burū Marī?), cujo nome verdadeiro é Mary Ryan (マリー・ライアン, Marī Raian?), é uma personagem fictícia que estrela nas séries de videogame Fatal Fury e The King of Fighters, criadas pela SNK Playmore (anteriormente "SNK"). A primeira aparição de Blue Mary foi no jogo Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, em que era uma agente investigando os irmãos Jin, uma dupla de criminosos. Durante a série, Mary conhece Terry Bogard e desenvolve uma grande ligação com ele. Mary também é alvo do interesse amoroso de Billy Kane, com quem já realizou alguns trabalhos como detetive. Billy e Terry, além de serem rivais por outros motivos, vivem disputando o amor de Mary. Ela também aparece na série The King of Fighters como participante de diversos torneios e mudando constantemente de equipe. Blue Mary também está presente no curta Memories of Stray Wolves da série Fatal Fury.

A Andróide #18, uma personagem do mangá Dragon Ball, foi usada como modelo de inspiração para Blue Mary. Suas participações em The King of Fighters ocorreram devido ao resultado de enquetes de popularidade em três revistas de videogame: Mary conseguiu o primeiro lugar na enquete da revista Gamest, e com isso, estrelou em The King of Fighters '97.

 Bonne Jenet 
B. Jenet (B・ジェニー?) (Bonne Jenet por extenso, ou Jennie Behrn) é uma personagem de Garou: Mark of the Wolves e da série King of Fighters. Jenet é líder de um grupo de piratas chamado Lillien Knights. Jenet se inscreve no torneio organizado por Kain R. Heinlein para roubar os pertences de sua mansão. Em seu final, ela desmaia em meio à destruição da mansão de Kain após derrotá-lo, mas acaba salva pela sua equipe, ainda que sem os tesouros que procurava. Possui uma queda por Terry Bogard, o que a faz entrar para o torneio.

No torneio The King Of Fighters XI ela pede a Tizoc e Gato para formar uma equipe, apesar de ficar a maior parte do torneio tentando ganhar dinheiro.

Em The King of Fighters Maximum Impact 2, é revelado que seus pais são incrivelmente ricos, e que ela formou sua equipe de piratas por causa do tédio. Antes do torneio, ela participa de uma festa na casa de seus pais. Lá, o filho do anfitrião tenta impressioná-la com suas habilidades em Savate. Apesar da arrogância e pouca habilidade do rapaz, ele informa a Jenet que o torneio King Of Fighters está em organização novamente. Isso a leva a se inscrever para ganhar o prêmio.

 Brian Battler 
Suas principais características são ser um jogador de futebol americano e fazer parte, dentro da série, do Time Esportivo Americano, ao lado de seus companheiros Heavy D! e Lucky Glauber. Brian se fez presente em apenas um jogo da história da série, que foi The King of Fighters '94. Depois, assim como seus dois companheiros, apenas apareceu como personagem de luta no jogo não-canônico KOF '98. Também apareceu em estágios de lutas de outros jogos da SNK, como KOF '97, 2002 e Neo Geo Battle Coliseum. É dublado por Eiji Yano

Chang Koehan
Chang Koehan (), assim como seu amigo Choi, é um criminoso reformado que foi "adotado" pelo regime de treinamento de justiça imposto por Kim Kaphwan na intenção de limpar-lhe a reputação e reinseri-lo na sociedade.

Antes de ingressar nos torneios The King of Fighters, o gigantesco Chang Koehan gastava sua vida como um perigoso criminoso temido em todo o território da Coreia do Sul. Sempre valendo-se de seu enorme corpo como uma imensa bola de destruição, sua cabeça calva dura como ferro e sua sempre fiel bola de aço, ele literalmente achatava toda e qualquer resistência policial em seu caminho. Ele fazia isso não apenas pelo dinheiro, mas também por achar divertido. Numa noite, fugindo da cena de um de seus crimes, Chang encontra na rua sentado diante de um açougue um homenzinho franzino admirando as estrelas. Esse era Choi Bounge. Chang ofereceu a Choi uma vida de foras-da-lei repleta de dinheiro e diversão. Choi de começo recusou, pois já era homem feito, casado e feliz. Mas acabou mudando de ideia pois sentia-se entediado com sua monótona vida. E assim os dois começaram suas novas malfeitorias como uma dupla. Combinando a força, dureza e tenacidade de Chang com a velocidade, astúcia e garras de aço inoxidável de Choi, eles pareciam ser invencíveis. Mas Chang ao lado de Choi parecia não ter assim tanta esperteza, pois Choi fugiu com muito dos roubos e Chang acabou preso, onde não ficou por muito tempo. Pouco depois de sua fuga da prisão, Chang volta a se juntar com Choi para planejar seu próximo crime. Eles escolhem na calada da noite uma mulher indefesa num humilde subúrbio da Coreia. Eles a atacam... e subitamente um vulto branco passa velozmente diante deles, lançando-os ao solo. Era um homem com uniforme de luta com uma pose desafiadora, nada menos que o célebre Kim Kaphwan, campeão nacional do Tae Kwon Do e auto-proclamado "o guerreiro da justiça". Os dois malfeitores não o levaram a sério e até tentaram atacá-lo, mas com seus chutes fortes e rápidos Kim deu a eles uma surra caprichada. Assim, ele pegou Chang e Choi e os inseriu na arte do Tae Kwon Do, de forma a discipliná-los para assim fazer com que limpem seus nomes diante da sociedade. Apesar do ritmo dos treinos, Chang ainda tem esperanças de algum dia libertar-se de Kim e retomar livremente sua vida de crimes, ao lado de seu parceiro Choi. Recentemente Chang e seu parceiro Choi conheceram um criminoso chamado Xanadu e ficaram maravilhados com sua "sabedoria" e decidiram seguir seus passos para voltarem a vida de crimes deles, fato revelado em The King of Fighters XIV.

Nos torneios de 94 e 95, na situação de ex-criminoso sob condicional, Chang vestia-se de um jeito similar a um uniforme de presídio com direito a algemas grossas em ambos os punhos e pés, correntes grossas passando ao redor do peito e sua fiel bola de aço (cuja cor, curiosamente, acompanhava a cor da roupa de seu dono). A partir de 96, sob a "tutela" dos treinamentos de Kim Kaphwan, ele passou a usar um dobok (uniforme de luta de Tae Kwon Do) improvisado, prevalecendo as algemas e correntes no corpo. Na transição de 95 para 96, a bola de aço não só ficou um pouco maior como também passou a ser ter uma cor de aço maciço para ficar diferente das roupas de Chang. Mas os traços físicos do lutador nunca mudaram: ele permaneceu grande, gordo, barbudo, careca e brutamontes. Foi dublado por Yoshinori Shima em 94 e 95, e desde 96 é dublado por Hiroyuki Arita.

Smart Chang - uma versão de Chang magra, elegante e com cabelos - é o Striker alternativo e secreto de Chang em The King of Fighters 2000 e por isso uma piada de fundo da produção do jogo. Ele é auxiliado por Choi Bounge em Capcom vs. SNK 2: Millionaire Fighting 2001. No idioma coreano, "koehan" (거한) [巨漢] significa "homem gigante".

 Chin Gentsai 
Chin Gentsai (mandarim: 鎮 元斎, Chin Gensai), embora viva sempre caindo de bêbado, desleixado e irresponsável, é um homem honorável e excelente lutador, além de grande mestre marcial. Na maior parte do tempo ele está sempre alegre, sorridente, piadista e desordenado - isso se deve mais, talvez, aos efeitos do álcool. No entanto, esta aparência esconde um homem gentil, astuto e bastante habilidoso em combate. Seus três maiores discípulos - Athena, Bao e Kensou - são mais como seus filhos que alunos. Além destes, também sua velha esposa é outra pessoa a não suportar suas constantes bebedeiras.

Chin é um homem velho (beirando os 90 anos de idade, segundo o perfil oficial), baixinho e barbudo. Em suas primeiras aparições nos torneios KOF ele veste um tipo de jaqueta camponesa aberta, calças de cor suave, chapéu semelhante ao de um jiang shi ("vampiro chinês") e sapatilhas muito gastas. A partir de 1999 sua roupa mudou para um traje budista completo (semelhante ao de um monge Shao Lin) e sapatilhas mais conservadas. Chin também nunca é visto longe de suas inseparáveis moringas gêmeas de saquê.

Chin representa o estereótipo oriental dos "mestres marciais bêbados", o qual aparece em incontáveis filmes de artes marciais. A aparência de Chin parece ter sido inspirada no famoso Yuen Siu Tien do filme Drunken Master. Pelo fato de odiar ursos panda, Chin em KOF2000, ironicamente, tem um como sendo seu Striker. Em King of Fighters Maximum Impact 2 Chin aparece no cenário Dragon's Lair (durante o dia); já em Capcom vs SNK 2 ele e Bao aparecem juntos no cenário de Shanghai.

Em The King of Fighters XIV, uma cena especial antes da luta indica que Chin possui uma amizade de longa data com o mestre Tung Fu Rue.

Foi dublado por Toshikazu Nishimura entre 94 e 2002, Matsuo Matsuo em XII e XIII, e Shintaro Tanaka em XIV.

 Chizuru Kagura 
 é a sub-chefe do jogo The King of Fighters '96 e uma das principais personagens da Saga Orochi, a segunda saga da série The King of Fighters. Ela e sua falecida irmã gêmea Maki são descendentes do clã japonês Yata, um dos 3 clãs responsáveis por selar Orochi. Chizuru se torna a guardiã do Espelho de Yata, um dos três tesouros sagrados, depois que Goenitz assassina Maki no intuito de destruir o selo de Orochi. Mudando seu sobrenome para Kagura, Chizuru se torna uma empresária e organiza o torneio de 1996 para reunir lutadores capazes de impedir a ressurreição de Orochi, encontrando-os em Kyo e Iori. No ano seguinte, Chizuru é convidada por King e Mai Shiranui a se unir à Equipe Feminina, cobrindo a vaga deixada por Kasumi Todoh, que continuara sua jornada em busca de seu pai. Ao final do torneio, Orochi é despertado completamente e domina Iori por meio de seu sangue amaldiçoado para que ele mate Kyo e Chizuru; porém, seu plano falha quando Iori retém consciência suficiente para imobilizar Orochi, permitindo que Kyo desfira o golpe final e Chizuru sele a entidade novamente. Em 2003, Chizuru é secretamente manipulada por Botan, do Those from the Past, a utilizar o Espelho de Yata para criar uma ilusão de Maki que enfrenta os lutadores, enfraquecendo o selo sobre Orochi. Quando Chizuru sai do controle de Botan, tenta restaurar o selo, mas é mortalmente ferida por Ash Crimson, que rouba dela o Espelho de Yata. Hospitalizada, Chizuru pede que Shingo se una a Kyo e Iori no torneio seguinte, para que possa impedir os planos de quem quer que esteja tentando restaurar o selo.

Chizuru, recuperada, aparece novamente no final da Equipe Yagami em The King of Fighters XIV, convocando Iori e Kyo para destruir uma manifestação de Orochi, expulsa do corpo de Verse quando de sua destruição.

Foi dublada por Akiko Saito entre KOF '96 e 98, e por Yukiko Sugawa em 2003.

 Choi Bounge 
Choi Bounge (Hangul: 최번개, Hanja: 崔稲妻), é o pequeno parceiro de Chang, um ex-serial killer que, como Chang, fora derrotado por Kim Kaphwan e recrutado à força para seu programa de "reabilitação". Utiliza-se de garras afiadissímas para lutar. Em suas apresentações, comemorações e provocações, ele geralmete faz gestos obscenos, o que leva a crer que ele seja um pervertido. Seu visual lembra o de Freddy Krueger, o vilão da franquia A Nightmare on Elm Street, no entanto não se sabe se sua criação foi baseada nele.

Recentemente Choi e seu parceiro Chang conheceram um criminoso chamado Xanadu e ambos ficaram maravilhados com sua "sabedoria" e decidiram seguir seus passos para voltarem a vida de crimes deles, fato revelado em The King of Fighters XIV. Porém de vez em quando os dois questionam a "sabedoria" de Xanadu.

Em todas as suas aparições, Choi é dublado por Atsushi "Monster" Maezuka, que também dubla Benimaru e Ralf.

 Clark Still 
Clark Still (クラーク・スティル, Kurāku Sutiru?), ou apenas Clark, é um personagem da série de videogame criado pela empresa fabricante de videogames SNK. Se fez presente nas séries de videogame Ikari (com o nome de Vince), The King of Fighters e Metal Slug.

Ralf e Clark Still conheceram o comandante Heidern durante uma operação militar na Amazônia, no Brasil. Sua missão de alcançar o vilarejo Ikari foi impedida por um problema no avião que os transportava, que aterrizou em área inimiga. Os dois precisaram se aventurar sozinhos na floresta e acabaram por completar sua missão, mas perderam contato com o esquadrão. Heidern os encontrou durante uma busca na área. Impressionado com a habilidade de ambos, quando Heidern foi convidado para participar do The King of Fighters '94, Ralf & Clark foram suas escolhas para formar seu time.

 Duck King 

 Duo Lon 
Nascido na província de Hebei (China), Duo Lon  (em mandarim: 堕瓏) é um misterioso membro do clã Hizoku, tendo relação com outros membros presentes no jogo de mesmo clã: Lin e Ron. De acordo com a sua história em KoF 2003, Duo Lon está atrás de Ron para se vingar de ele ter queimado e destruído a aldeia do seu clã.

 Eiji Kisaragi 

 Elisabeth Blanctorche 
Elisabeth Blanctorche é um dos três personagens originais de The King of Fighters XI. Fala francês como sua língua nativa. Benimaru Nikaido e Duo Lon viajaram à França com o intuito de convidar Elisabeth para o próximo torneio, o The King of Fighters XI. Lá eles revelaram sobre a traição de Ron por ter queimado o vilarejo de Duo Lon e sobre Ash Crimson ter roubado o tesouro de Orochi pertencente a Chizuru Kagura. Decidindo que iam formar uma aliança, Elisabeth formou uma equipe com eles para o torneio XI o Rival Team. Ao final de KoF XI, em que Ash, a quem Elisabeth acusa de ter "abandonado sua missão", rouba o tesouro de Orochi pertencente a Iori Yagami, o Rival Team, time de Elisabeth, Benimaru e Duo Lon, aparece e impede que Ash roube também o tesouro pertencente a Kyo Kusanagi, onde na ocasião, Elisabeth se mostra não entender o que está acontecendo.

Mais tarde apareceu no OVA promocional da série The King Fighters: Another Day - que tem lugar imediatamente após KOF XI, mas antes de KOF: Maximum Impact 2  sentada calmamente sobre um barco junto a Ash Crimson deixando Southown imediatamente após começar a luta entre Kyo Kusanagi e Alba Meira. Apesar de a série ter refletido vários eventos de KOF XI—como o furto dos poderes de Iori Yagami por parte de Ash. Falcoon, o produtor e diretor de arte da série Maximum Impact e criador de personagens desde KOF 2003, afirmou que Maximum Impact foi um universo alternativo e que Another Day foi apenas uma "experiência". Assim, para os fãs não será possível saber o significado de Elisabeth ter aparecido junto a Ash pelo menos até KOF XIII.

Em XIII, é revelado que Elisabeth e Ash eram amigos de infância, e que ela sempre o viu como um irmão menor. Ao que parece, ela estava empenhada em impedi-lo para que ele não se torne igual a Saiki. Ela somente o encontra no final do torneio, enquanto Ash impede que Saiki volte para o passado. Elisabeth implora para que ele volte para junto dela, mas Ash não cede, deixando Elisabeth muito magoada quando desaparece. É revelado em XIV que ela contratou Kukri para procurar por Ash, e eles o encontraram depois que sua essência foi expulsa do corpo de Verse.

Seu estilo de luta autodidata é similar ao Savate (Boxe Francês).

 Gai Tendo 

 Gang-II 

 Gato 

Gato é um artista marcial que treinou com seu pai constantemente em sua juventude. No entanto, quando seu pai misteriosamente matou sua mãe, ele decidiu abandonar tudo de sua vida anterior, a fim de se vingar. Gato aparece pela primeira vez na série The King of Fighters em The King of Fighters 2003 como parte da Outlaw Team (Equipe Fora-da-leis), juntamente com Ryuji Yamazaki e Billy Kane. Gato é convocado para o escritório de Geese Howard e forçado a cooperar a fim de evitar que sua irmã Hotaru seja prejudicada. Gato não gosta de seus companheiros de equipe em tudo, como revelado pelo final, em que Gato deixa os outros dois imediatamente, deixando Yamazaki e Billy para trás. Em King of Fighters XI, ele faz uma parceria com Bonne Jenet e Tizoc para formar a Equipe Garou. Ele se juntou a eles pois B. Jenet disse que tinha informações sobre o paradeiro de seu pai. Ele também imediatamente deixa-los, embora presumivelmente em condições um pouco mais amigáveis (ele recusa o convite para celebrar).

 Geese Howard 

 Goro Daimon 
 é um gigantesco lutador de judô e  companheiro de equipe de um dos principais personagens da série, Kyo Kusanagi. Ele é um personagem que se destacou desde o início da história de todo o The King of Fighters pois, no torneio classificatório do Japão, foi o primeiro lutador a forçar Kyo Kusanagi a utilizar suas chamas na luta. Após o término da luta dos dois, Kyo destacou a força de Daimon e declarou que, caso ele vencesse, seria seu companheiro no torneio The King of Fighters.

Esteve presente nas batalhas contra Rugal Bernstein nos anos de 1994 e 1995 e, apesar de se esforçar muito junto com o seu companheiro Benimaru, não agüentou o incrível poder de Rugal. Após o torneio The King of Fighters '97, com o seqüestro de Kyo por parte do cartel NESTS, Daimon anuncia a sua aposentadoria, já que não havia nenhuma notícia sobre seu amigo, e também para cuidar de sua família, pois havia acabado de se casar com uma professora universitária. Porém, Daimon, agora pai do pequeno Kogoro, retornou no torneio The King of Fighters 2001 para, mais uma vez, lutar ao lado de seus amigos Kyo e Benimaru; porém, as lutas foram colocadas em segundo plano quando Kyo expôs o que estava ocorrendo em relação ao cartel NESTS e a necessidade de investigação. No torneio The King of Fighters 2003, Daimon permaneceu lutando ao lado de Benimaru, porém, tendo Shingo Yabuki como parceiro de equipe no lugar de Kyo. Voltou a fazer equipe com Benimaru e Kyo no torneio The King of Fighters XIII, e participou junto de seus companheiros no torneio The King of Fighters XIV.

É citado no mangá de KOF que, desde muito criança, Daimon fazia cerca de 200 flexões de braço todos os dias e sempre visou se tornar o homem mais forte do mundo.

 Heavy D! 
Heavy D! é um boxeador (preza tanto seu esporte que sequer usa os pés em seus golpes) e faz parte do Time Esportivo Americano, ao lado de seus companheiros Lucky Glauber e Brian Battler. Heavy D! se fez presente em apenas um jogo da história da série, que foi The King of Fighters '94. Depois, assim como seus dois companheiros, apenas apareceu como personagem de luta no jogo não-canônico KOF '98. Também apareceu em estágios de lutas de outros jogos da SNK, como KOF '95,KOF '97, 2002 e Neo Geo Battle Coliseum.

 Heidern 
Heidern é o capitão do Ikari Warriors. Sua primeira aparição ocorre em The King of Fighters '94, como o líder da equipe que representa o Brasil, ao lado de Ralf Jones e Clark Still. Sua razão para participar do torneio é a sede de vingança que nutre por Rugal Bernstein: ele raptou a família de Heidern e planejou atraí-lo para uma armadilha. Heidern, então, invadiu o porta-aviões de Rugal com sua tropa mercenária. Porém, Rugal, sozinho, dizimou toda a tropa, matando também a esposa e a filha de Heidern. O líder mercenário foi o único sobrevivente da batalha, mas teve um dos olhos arrancados por Rugal, em um ato de misericórdia cruel.

 Hein 
Hein é um dos representantes de Geese Howard tanto nos negócios quanto em sua segurança pessoal. Aparentemente, Hein tem acesso à muitas informações sobre vários lutadores do torneio King of Fighters, como também do universo Art of Fighting (considerando que ele reconhece King e a chama de "Leoa-de-chácara de Mr. Big". Hein é disciplinado, educado e impiedoso em batalha.

 Hinako Shijou 
 é uma garota de escola e cresceu para valorizar as técnicas do sumô depois de ter assistido a uma luta profissional. Com esperanças de praticá-lo com seus colegas de turma, ela tenta criar um clube feminino de sumô na sua escola mas não consegue o suporte necessário para mantê-lo. No momento em que ela soube da audição por um membro para o time das mulheres para o torneio The King of Fighters 2000, Hinako tenta e consegue entrar na equipe por provar seu valor após derrotar Yuri Sakazaki numa luta simulada. Ela também lutou ao lado de Athena Asamiya e Malin em The King of Fighters 2003.

A aparência de Hinako foi baseada na de Jarinko Chie, personagem principal do mangá de mesmo nome, que também luta sumô. Depois de protestos contra o seu design, sua aparência e personalidade foram radicalmente alteradas para a de uma garota do colegial ao mesmo tempo ingênua e de grande coração. Todos os nomes de seus golpes são iguais ao do sumô Kimarite.

 Hwa Jai 

Hwa Jai (em tailandês: หัว ใจ) é um ex-campeão de Muay Thai que perdeu seu título para Joe Higashi. Prometendo superar o Chute do Tigre com o seu próprio Pontapé do Dragão, ele estava convencido de que seu estilo deve ser mais violento e brutal para derrotar seu rival. Matando bandidos enquanto ele treinava, ele acabou sendo expulso do mundo das competições de artes marciais. Percebendo a força de Geese Howard, tornou-se seu subordinado logo depois.

Durante o torneio The King of Fighters, ele procura triunfar sobre Joe para todo o desespero de seu rival lhe causando sua derrota. No entanto, após Joe derrota-lo novamente, ele percebe que ele tinha perdido devido à sua mente e espírito fracos. Reformado, ele deixa o emprego de Geese  e torna-se amigo de Joe, o apoiando como campeão imbatível de Muay Thai.

Ele é um dos muitos lutadores derrotados por Wolfgang Krauser em Fatal Fury 2. Joe vinga Hwa Jai em seu final.

O emprego passado de Hwa Jai com Geese é pensando ter começado devido a ele ganhar um torneio no Japão. Depois de cortar seus laços com Geese, ele voltou à sua terra natal. Apesar do que relatos anteriores têm implicado, Hwa Jai não fez um retorno aos ringues de Muay Thai desde então. Tanto ele como Raiden foram chamados para Southtown por Kim Kaphwan, que acredita que eles estão desperdiçando os seus talentos e precisam ser "reeducados". Embora Hwa Jai responde que ele já tenha abandonado seus "maus caminhos", ele está convencido pelo lutador mascarado que entrar com o famoso Kim pode ser uma boa forma de revitalizar a sua reputação ao público. Hwa Jai também aproveitou esta oportunidade para ter mais uma luta com em seu rival, Joe. Ele e Raiden secretamente provaram a Chang e Choi que eles são melhores em enganar Kim do que os primeiros companheiros de Kim.

 Hotaru Futaba 

 Iori Yagami 
Iori Yagami (八神庵, Yagami Iori?) é um personagem da série de videogame The King of Fighters, realizada pela SNK Playmore. É conhecido principalmente como o arqui-inimigo de Kyo Kusanagi,outro personagem da série. Iori é um dos personagens mais famosos de The King of Fighters.

Há muito tempo existiam três grandes famílias: Yasakani (atual família Yagami), Kusanagi e Yata (atual família Kagura). Há séculos, estas três famílias conseguiram aprisionar Orochi, uma criatura maligna detentora de poderes além da compreensão. Os Yasakani foram encarregados de guardar a prisão que selava Orochi e seus poderes, mas tempos depois os mesmos foram tentados pela criatura. Cansados de viver à sombra dos Kusanagi, os Yasakani acabaram por libertar Orochi da prisão, e assim fizeram um pacto de sangue com ele. A partir daquele momento, todos os descendentes do clã Yasakani receberam as chamas púrpuras de Orochi.

O que eles não sabiam, era que com isto, eles acabariam sofrendo a maldição de Orochi, a qual todos os membros da família Yasakani acabariam morrendo jovens, e as mães que dessem à luz os futuros descendentes sofreriam o mesmo destino. Os Yasakani desde então, passaram a se chamar de Yagami, tendo como objetivo principal eliminar todos os descendentes da família Kusanagi. Durante as inúmeras guerras entre as duas famílias, vários membros de cada clã foram mortos em batalha. Iori Yagami é o único descendente conhecido dos Yagami que ainda está vivo, e ele está determinado a acabar não só com maslevi é o pithon também com toda a família inimiga.

 Jhun Hoon 
Jhun Hoon (Coreano: , Japonês:  Jon Fūn) tem uma relação saudável de rivalidade com Kim Kaphwan. Ele o conhece desde sua infância, quando treinavam no mesmo dojo. Ambos dominaram estilos diferentes de Tae kwon do e seguiram tais diferentes caminhos. Certa vez, Jhun encontrou-se com Kim e viu a presença de Chang Koehan e Choi Bounge que faziam parte do "Projeto de Reabilitação", novo projeto de Kim. Depois de ver a ideia de ética e os métodos de treino de Kim, Jhun decidiu lhe mostrar um meio mais "eficiente" (violento) de gerenciar tal projeto. Ele continua a desafiar Kim a respeito de seus métodos e fortalecimento e suas habilidades como lutador, a que ambos trabalham mutuamente durante este tempo.

Ele é perfeccionista quanto a seus pupilos e orgulhoso de seus ideais de justiça de Tae Kwon Do. Apesar de ser estrito e persistente durante lutas e treinos, ele é domado pelo fanatismo de estrelas pop famosas durante seu tempo livre. Ele particularmente gosta das performances de Athena Asamiya e daria os olhos da cara por um autógrafo dela.

Jhun é um personagem único porque, durante a luta, pode revezar entre 3 poses-estilo de luta (contando com a primeira). Estas duas adicionais são chamadas de "Estilo Falcão" e "Estilo Águia" e Jhun possui até especiais próprios desses estilos. Uma versão não usada de Jhun chamada "Kang Baedal" aparece em The King of Fighters 2000 como um dos tantos "Strikers" do jogo. Notavelmente, Jhun luta somente com chutes, não utilizando as mãos para absolutamente nenhum golpe.

De acordo com a história do jogo, a razão de sua ausência em KoF 2001 foi porque, numa certa ocasião, ele quebrou o braço após ser atropelado por um carro, ao atravessar a rua para tentar falar com Athena - na verdade, uma placa publicitária da cantora.

 Joe Higashi 

 Kasumi Todoh 

 Kim Kaphwan 

Desde criança, Kim Kaphwan (Hangul: 김갑환, Hanja: 金甲喚) sempre treinou duramente a arte do Tae Kwon Do e seguindo os conselhos de seu mestre Gang-il, decidiu usar isso como forma de promover a justiça. Após muitos anos de treinamento árduo, Kim alcançou a condição de campeão nacional de Tae Kwon Do de seu país, a Coreia do Sul, e se auto-proclamou "o lutador da justiça". Não muito tempo depois, ele soube pela TV sobre a famosa dupla de malfeitores Chang Koehan e Choi Bounge causando problemas em diversos locais ao longo do país. Kim tomou para si a "tarefa" de capturar e regenerar os dois criminosos através do Tae Kwon Do. E assim foi: eles foram inseridos no regime de pesados treinamentos imposto por Kim, mas por fora alimentavam alguma esperança de escapar e voltar a fazer suas maldades, sempre sem sucesso. Para eles ficou ainda pior com a chegada de Jhun Hoon, velho amigo e companheiro de treinos de Kim, que iria engrossar ainda mais a vigilância sobre os dois! Não importa o tamanho do mal contra o qual lute, Kim Kaphwan nunca se dará por vencido em sua trajetória pela justiça.

Kim é um homem de forte caráter, ético, amigável e desejoso de promover a justiça, honesto, sempre disposto a enfrentar o mal onde quer que seja. Em contrapartida, tamanha dedicação faz com que muitas pessoas vejam Kim como um fanático, pois ele considera malignas até mesmo pessoas que são vítimas de poderes malignos, mas não são malignas por si só, como Iori Yagami. Considerado honorável e sábio por seus amigos, ele sempre tem tempo para disciplinar pessoas más e fazê-las entrar no caminho correto - como Chang e Choi, que nem sempre estão dispostos a isso. Ele também passa para sua esposa e seus dois filhos, os também lutadores Kim Dong Hwan e Kim Jae Hoon, os princípios morais éticos da justiça e da arte marcial que praticam. Kim espera algum dia impressionar o mundo todo com a arte do Tae Kwon Do.

 King 

 Kyo-1 e Kyo-2 

 Kukri 
Kukri (em árabe:كوكري) é um lutador misterioso que vive numa sociedade subterrânea. Ele esconde o rosto com um capuz em todos os momentos. Ninguém sabe sua verdadeira identidade.

O jogo revela que ele está familiarizado com Verse, especialmente o poder do monstro dentro de Shun'ei. Ele foi contratado por Elisabeth para entrar no Torneio The King of Fighters XIV para encontrar e resgatar Ash, que está residindo dentro de Verse.

Kukri é um lutador muito rude (é o único personagem da história da série a falar palavras de baixo calão) e sádico. No entanto, Kukri é muito atencioso e tem um lado bom nele, como ajudar Elisabeth a encontrar o paradeio atual de Ash.

 Kusanagi 

É o clone mais forte de Kyo Kusanagi, tem os olhos vermelhos, apareceu no KOF 2002

 Leona Heidern Leona Heidern é uma militar que mantém seu objetivo de saber a sua origem já que Heidern é seu pai adotivo desde criança (e a ensinou tudo o que sabia sobre combate). Heidern a encontrou em uma aldeia em uma de suas missões numa floresta tropical, como a única sobrevivente de um massacre ocorrido ali, o que a deixou muito traumatizada. Uma teoria popular entre os fãs brasileiros de The King of Fighters é de que Leona poderia ser brasileira, no entanto esta teoria não possui nenhum respaldo canônico pois a SNK jamais revelou o país de origem de Leona, e como argumentos contrários a esta teoria têm se a clara origem espanhola do nome da personagem, pois leona é uma palavra que significa leoa (Panthera leo de sexo feminino) neste idioma, somado ao fato de vários países de língua espanhola, indo do sul do México até a América do Sul possuírem o bioma de floresta tropical.

Quando sua fúria está presente em suas batalhas, vêm em sua mente vários flashes vagos de seu passado a lembrando da morte de seus familiares por suas próprias mãos. Leona faz sua primeira aparição em  The King of Fighters '96, substituindo Heidern no Ikari Team junto com Ralf e Clark. Antes do início da produção do jogo, era do interesse dos programadores criar um personagem para substituir Heidern como parte das novidades do jogo. Leona foi criada como uma descendente de Orochi e seus criadores tomaram as providências necessárias para que seus interesses na época fossem refletidos em suas ações.

Ela é muito quieta e não gosta muito de falar. Parece fria e destemida por fora, mas tem medo de ferir seus amigos por causa de seu sangue Orochi. É uma pessoa solitária, mas tem consciência de que seus parceiros sempre a ajudam. Ela tem muitos golpes em comum com seu pai adotivo, Heidern.

Leona é dublada por uma modelo japonesa (Seiko Yoshida), que também dubla Claire Redfield (da série Resident Evil).

 Lin 
Lin (em mandarim: 麟) é um dos quatro ninjas de elite do lendário clã de ninjas assassinos Hizoku (Voo Brigands) de China e de um mestre da técnica da mão venenosa, que permite o usuário transforme seu próprio sangue em veneno. Um dia, os líderes do clã o alertaram sobre o desaparecimento de seus membros. Seguindo essas ordens, e usando suas habilidades ninjas, Lin encontra um grupo do cartel NESTS. Após a matança ele descobriu que a organização era responsável pelo desaparecimento dos seus membros. Após ter notificado aos seus superiores, Lin agora tem uma missão mais importante: infiltrar no torneio "The King of Fighters", e eliminar os agentes do cartel NESTS

Para entrar no campeonato, Lin precisou de uma equipe. Encontrou Seth, um agente interno, que revelou seu conhecimento sobre o Clã Hizoku. Quando Lin estava prestes a matar Seth, ele revelou o desaparecimento de Ron. E então Lin se junto ao grupo de Seth, Shingo Yabuki e Benimaru Nikaido sendo o quarto lutador. entrando no torneio, encontraram a ameaça do cartel NESTS, Zero (clone). Lutando juntos, os quatro derrotaram o traidor dos NESTS, e escaparam da cidade de Southtown enquanto o canhão zero começou a disparar, ateando fogo para todos os lados.

Desde então, Lin foi investigar seu rival, o ninja Ron. Suas investigação e fontes conduziram-lhe eventualmente ao próximo torneio King Of Fighters onde é capturado por Máxima, K', e Whip, que o convence a unir-se a eles após ter lhe mostrado um retrato de Ron. Após ter descoberto o Zero original, e ajudá-lo a derrotá-lo, Lin descobre Ron, que o informa que a NESTS está juntando energias para receber um poder maior. e começa a luta entre os dois. Entretanto, a estação de espaço em que estão começa a descer na atmosfera, e Ron, aproveitando a situação, foge. Lin escapa também da destruição, e tem recomeçado sua caça para Ron desde então.

Entretanto, pela época do "The King of Fighters", Lin aparece como um aliado a seu rival Ron, que quis roubar o Poder do Dragão de Sie Kensou e de Bao. A razão por trás desta união improvável ainda será revelada.

 Li Xiangfei 
Vinda da China, mas nascida e criada em Southtown, Li Xiangfei (em mandarim: 李 香緋) cresceu com um vasto conhecimento de várias artes marciais chinesas. Sua primeira aparição, ocorreu em Real Bout Fatal Fury 2. Xiangfei entrou no time feminino no torneio de 1999 junto com King, Blue Mary e Kasumi Todoh, tendo perdido as inscrições para o torneio de 2000, Xiangfei prometeu que não perderia o próximo. Em 2001, ela fez time com King, Mai Shiranui e a lutadora de sumô Hinako Shijou, também apareceu em The King of Fighters 2002 Unlimited Match, tendo como parceiras: Hinako e May Lee.

 Love Heart 

Love foi transportada de seu mundo por um distúrbio dimensional. Ela é abordada por Nakoruru, que solicita sua ajuda para investigar o fenômeno e Love concorda. Após a derrota de Verse, Love expressa seus desejos de voltar para casa, mas Nakoruru, em vez disso, decide arrastá-la para explorar o planeta.

 Luong 

Luong (em coreano: 루옹) é uma mulher tipo "femme fatale" com motivações misteriosas. Ela conheceu Gang-Il durante sua turnê mundial e se apaixonou por ele.

Uma mulher sedutora e elegante, ela gosta de "brincar" com seus oponentes e se sente animada no calor da batalha. Fora da batalha, ela mostra menos do seu lado frio e constantemente provoca Gang-il e Kim, muito para o desânimo deste último dado que ele já está casado com filhos.

 Lucky Glauber 
Lucky Glauber é um jogador de basquetebol que faz parte do Time dos EUA, ao lado de seus companheiros Heavy D! e Brian Battler. Lucky se fez presente em apenas um jogo da história da série, que foi The King of Fighters '94. Depois, assim como seus dois companheiros, apenas apareceu como personagem de luta no jogo não-canônico The King of Fighters '98: The Slugfest. Também apareceu em estágios de lutas de outros jogos da SNK, como The King of Fighters '97, 2002 e Neo Geo Battle Coliseum. Sua ausência, assim como a de seus parceiros, ocorreu, devido às constantes surras levadas, ao time de Iori Yagami em The King of Fighters '95 e ao time de Yashiro Nanakase em The King of Fighters '97, por fim de roubarem os convites do Sports Team, o que levou à desistência dos mesmos. 

 Mai Shiranui 
Mai Shiranui (不知火舞, Shiranuī Mai?) é uma personagem de videogame das séries Fatal Fury e The King of Fighters, criada pela empresa fabricante de videogames SNK, atual SNK Playmore. Em sua mente, Andy Bogard, discípulo de seu avô Hanzo Shiranui, é seu noivo. O relacionamento dos dois é ambíguo, principalmente por parte de Andy, que costumava ocultar seus sentimentos por ela e tratá-la como uma irmã mais nova. Mai se veste com roupas curtas e vestidos que mostram o máximo possível de seu corpo, e a maioria de suas cenas de luta envolve-a em cenas focalizando seus seios e nádegas, seu estilo de luta é o ninjútsu Shiranui. Em The King of Fighters XIV, os dois finalmente entraram oficialmente em um relacionamento amoroso.

Mai Shiranui é neta de Hanzo Shiranui, mestre de Ninjitsu e Koppo-Ken. Mai aprendeu com o pai os segredos do Ninjitsu. Ela conheceu Andy durante o tempo em que ele treinava com seu avô. Mai então teve a idéia de fazer cursos alternativos de Ninjitsu com o melhor amigo e rival de seu avô, o mestre do Judô Jubei Yamada. Na primeira, Mai estava interessada em Andy e só pensava nele como um outro homem insensível interessado apenas em seu treinamento até que ele a presenteou em seu aniversário e eventualmente, se apaixonou por ele

Ela participa de Fatal Fury 2 para ajudar Andy Bogard, sua paixão, a enfrentar o organizador do torneio, Wolgang Krauser. Mai também participa de Fatal Fury 3: Road to the Final Victory e Real Bout Fatal Fury para lutar contra Geese Howard, criminoso que matou o pai adotivo de Andy, Jeff Bogard. Ela passa a maior parte da série a perseguir Andy e fantasiar preparativos sobre seu casamento com ele.

A série The King of Fighters também traz Mai como uma das participantes dos torneios anuais como parte da equipe Women Fighters Team. Inicialmente, a equipe é composta por Mai e Yuri e King da série Art of Fighting, mas sofre alterações constantes. Em The King of Fighters '99, as equipes passaram a ter quatro integrantes, e Mai migra para a equipe Fatal Fury Team (composta por Terry, Andy e Joe Higashi). Em The King of Fighters 2000, ela retorna para sua equipe original e permanece nela até deixar a competição em The King of Fighters XI, para procurar por Andy, que se ausentou em 2003. Porém, ela é uma das personagens secretas da versão para PlayStation 2.

No mais recente jogo da série, The King of Fighters XIV, os dois finalmente entraram oficialmente em um relacionamento amoroso.

 Maki Kagura 
Maki é a irmã mais velha de Chizuru Kagura, também parte do clã Yata. Não se sabe muito dela, exceto pelo fato de ela ter sido morta ao tentar proteger o selo de Orochi contra o líder do Hakkeshu, Goenitz. Contudo, ela re-aparece em KoF 2003 como mid-chefe. Esta Maki, porém, é uma mera sombra criada pelo  por Chizuru, que estava, na época, sob controle de Botan, um membro do Those From the Past.

Malin
Malin Kanagawa (especula-se não ser este seu verdadeiro nome) é um personagem peculiar. Ela se aproximou de Hinako e Athena que estavam procurando por um terceiro membro para ingressar no torneio. Ainda que duvidassem das habilidades dela, ela conseguiu impressionar por roubar-lhes suas fitas de cabelos sem que percebessem. Ela usa uma variedade de armas, em sua maioria ilegais.

 May Lee 
May Lee Jinjyu (Hangul: 이진주; Hanja: 李珍珠), ou simplesmente May Lee, é uma jovem discípula da arte do Tae Kwon Do e dos princípios da justiça ensinados pelo próprio Kim Kaphwan. Aparece primeiro em KOF 2001 e recentemente em KOF Neowave. O nome May (maio em inglês) deve-se a ela ter nascido no mês de maio. Treinando na escola Kaphwan estão centenas de estudantes que esperam melhorar, e um dia, lutar pela justiça assim como o mestre da escola, Kim Kaphwan. As mulheres são poucas, mas uma destas alunas realmente é uma jovem garota que tem feito um longo caminho desde quando ela entrou na escola.Outra menina que estava na escolinha de Kim era Chae Lim.O senso de justiça arde dentro de seu coração. Seu nome é Jinjyu Lee, mais conhecida popularmente por May Lee, e ela tem se tornado uma das mais proeminentes alunas da disciplina do Tae Kwon Do.

May Lee realiza uma breve aparição no jogo SVC Chaos: SNK vs. Capcom, na cena final do encerramento de Kim Kaphwan, trajando um uniforme semelhante ao de Kim.

 Meitenkun 
Meitenkun (em mandarim: 明天君) é um dorminhoco que é muito despreocupado e calmo. Ele raramente se exerce, muitas vezes preferindo dormir em vez disso. Tung e Shun'ei o consideram um lutador excepcional.

Apesar de seu comportamento, ele se importa profundamente com seu mestre e melhor amigo. Ele é um brilhante lutador forte e muitas vezes ganha, como observa Shun'ei depois de perder para Meitenkun muitas vezes.

 Mian 
Mian (em mandarim: 美杏) é uma lutadora que luta usando movimentos da dança tradicional chinesa da "Sichuanese Opera". Ela foi descoberta em torneios underground juntamente com Sylvie Paula Paula.

Apesar de suas habilidades de dança, Mian é uma pessoa extremamente tímida, e não deixar cair sua máscara, muitas vezes, com exceção de casos raros onde ela exibe auto-confiança.

 Momoko 
Momoko (em japonês: 桃子, Momoko) é uma dos 3 personagens novos que tiveram sua primeira aparição em "KoF XI", junto com Oswald e Elisabeth. Momoko é uma pré-adolescente lutadora de capoeira que possui habilidades psíquicas. Ela faz parte do time Neo Psycho Soldiers, time formado pelos seus companheiros, mestres e ídolos, Sie Kensou e Athena Asamiya. Momoko teve como papel no seu primeiro jogo de ficar no lugar de Chin e Bao no time dos Psycho Soldiers para o torneio de 2004. De acordo com sua história, Bao precisava ser treinado por Chin para melhor controlar seu poder psíquico, com isso, ela foi apresentada a Kensou e Athena por Chin.

Momoko foi adicionada ao jogo para enfatizar a juventude que o time dos Psycho Soldiers possuem, apesar de seus produtores terem mostrado desconforto em adicionar um personagem tão jovem dentro de um grupo grande de adultos. O ilustrador da série, Hiroaki, a desenhou "em defesa de seu grupo" mas esforçou-se em criá-la o quão doce que ele poderia querer. Suas calças baggy foram mantidas para melhor exibir a sua capoeira, tornando-a mais autêntica e dinâmica quando realizada.

Apesar de várias de suas técnicas serem físicas, elas são acompanhadas por um brilho estrelar. Além disso, o seu LDM (super especial) é um ataque de poder poderoso que tem aparência semelhante à técnica "Kamehameha", de Dragonball Z. Momoko é uma personagem cujo golpes são sequenciados, semelhante a Angel e Gai Tendo. Ela é a quinta personagem na série que usa ataques com as nádegas, semelhante a Mai Shiranui, Yuri Sakazaki, Shingo Yabuki e Athena Asamiya. Sua versão desse ataque pode ser feito 3 vezes sequenciadas, semelhante à técnica "Rekka Ken" de Fei Long (Street Fighter Alpha).

Seu golpe especial chamado "DoReMi Canto" pode ser considerada uma variação do "Deadly Rave" (de Geese Howard; golpe especial que exige do jogador que ele aperte uma sequência de botões para cada ataque) que possui 7 variações. Durante o golpe, Momoko recita o solfejo ao longo do especial, embora uma das variantes do golpe (um opção fácil, "bagunçada") seja ele perdendo o timbre e dando um mesmo chute 4 vezes. O nome do especial pode ser uma referência ao anime magical girl "Magical DoReMi", onde também existe uma personagem chamada Momoko (apesar de ambas não compartilharem semelhanças).

Seu nome significa "criança de pêssego" em japonês. Ela é a primeira personagem da série KoF (nos jogos 2D) a lutar capoeira (sendo Soiree Meira e Richard Meyer, em KoF: Maximum Impact, outros praticantes de capoeira e nos jogos da SNK Playmore, Bob Wilson — Fatal Fury — o mais conhecido). O estilo de luta de Duck King pode ser confundido com capoeira, mas na verdade ele usa hip-hop como um estilo de luta (mesmo ele tendo alguns golpes semelhantes à de capoeira).

 Mr. Big 

 Mui Mui 
Mui Mui (em mandarim: 蜜蜜) é a última sucessora das artes marciais do clã do dragão e uma mestre de Kung-fu. Ela viaja em uma missão sem fim para encontrar gemas com poderes misteriosos. É considerada uma "garotinha irritante" por outros competidores.

 Nakoruru 
Nakoruru (em japonês: ナコルル, Nakoruru) é calma e gentil. Ela parece ser tímida em relação às pessoas. No entanto, para outros, seus maneirismos e aparência fazem com que ela pareça uma "boneca", um termo que a desagrada um pouco. Ela também é maternal, repreendendo sua irmã como faria com uma criança. Ela acredita que a Natureza pode ser protegida sem matar outros e, muitas vezes, tenta soluções não violentas se ela acha que é possível e, portanto, tem vontade de proteger os fracos, medrosos e inocentes. Ela também sabe que o verdadeiro poder não deve ser mal utilizado. Embora ela seja dedicada em sua missão, ela também deseja ser uma garota normal, o que às vezes a diferencia de seus amigos e colegas.

Ela faz parte da etnia Ainu de Hokkaido, Japão. À medida que os japoneses percebem que os Ainu vivem mais próximos da natureza, o papel de Nakoruru no jogo é de uma defensora da Mãe Natureza.

Algum tempo depois de sua ascensão como um espírito da natureza, Nakoruru sentiu terrível malícia em uma fenda no espaço-tempo. Para evitar o desastre do seu potencial lançamento e encontrar sua fonte, Nakoruru entrou no torneio em The King of Fighters XIV com Mui Mui e Love Heart.

Após a derrota de Verse, Nakoruru percebe que este podia retornar um dia. Ela decide então que ela e seus companheiros deviam esperar a sua volta.

 Nelson 
O brasileiro Nelson é um prodígio do boxe que perdeu um braço após um acidente terrível, mas foi capaz de retornar rapidamente ao ring graças a próteses robóticas avançadas. Ele luta para obter o prêmio em dinheiro no final do torneio, esperando que sua noiva um dia vá acordar do coma (devido ao acidente). Foi revelado que Nelson é responsável pela dura derrota de Tizoc e o motivo deste ter criado a persona King of Dinosaurs.

Ao final do The King of Fighters XIV, sua noiva acorda de seu coma. Nelson é completamente inconsciente de que os cientistas que lhe deram um braço esquerdo cibernético foram responsáveis por seu acidente e tentam usá-lo como um cobaia de teste. Antes que ele vá ver a sua noiva, Nelson aconselha seu companheiro de equipe, Bandeiras, para tentar não assustar as pessoas ao anunciar sua nova escola ninja no Japão ou então ele pode acabar sendo preso.

 Oswald 
O irlandês Oswald é um personagem que pertence ao time "Heroes", juntamente com Ash Crimson e Shen Woo em The King of Fighters XI. Oswald utiliza cartas de baralho para lutar e seu estilo de luta é bem agressivo. É revelado no final do torneio que Oswald se junta a Ash e Shen Woo para obter drogas chamado "Ryu - gan" (traduzido aproximadamente ' pílulas de Dragão'). Ash o aceita em sua equipe, porque ele sabe que Shen Woo sabe alguma coisa sobre essas drogas, e ele simplesmente não se sente triste quando ele diz tudo para a sua equipe , que desencadeia a luta entre os dois, enquanto Ash deixa para o seu próprio negócio. Isso foi dentro do contrato, no entanto , para Oswald se juntar a equipe foi preciso de dinheiro e informações relativas a droga. E Shen foi a luta com um adversário respeitável. Ash dá aquilo que eles tanto queriam, sem muito esforço da sua parte.

Todos especiais de Oswald são nomeadas em algum tipo de relação com os 52 cartões póquer convés. "Ace", "Heart", forquilhas ", e" 10 "estão todos presentes, por exemplo.Idealmente, se o adversário está próximo o suficiente quando Oswald executa - lo, o seu Four Suits jogada termina com 21 batidas. 21 é o número mais desejável a ser alcançado no Blackjack. De acordo com o Internet Movie Database, Kong Kuwata, a mesma pessoa que fez as vozes de Genjuro Kibagami, Geese Howard, Duck King, e Neinhalt Sieger, que faz a voz de Oswald. Isto é particularmente estranho, porque Kong Kuwata não retornaram como Duck King's voz nesta parcela.

 Raiden 
O australiano Raiden é um lutador profissional. Conhecido por sua crueldade no ringue, ele é muito forte e é conhecido por maltratar seus oponentes. Ele se mudou para Southtown para se envolver com lutas fortes e acabou por ser contratado por Geese Howard como um de seus capangas. Ele entrou no torneio King of Fighters criado por Geese, mas ele acabou se despedindo do seu empregador, devido à sua aversão pessoal para ser um.

Sua história no seu perfil em The King of Fighters XII menciona que seu fã leal é Kain Goldman, que viveu na Second Southtown e idolatra Raiden desde seus dias de infância. Raiden entra no torneio The King of Fighters para reviver, principalmente, seus dias de glória do pro wrestling.

Na história de fundo da série, ele não entrou em um torneio The King of Fighters em anos. Sua história passada com os Geese é resumida quando ele conhece Hwa Jai em Southtown, afirmando que ele deixou Geese para viver uma nova vida em seu país de origem. Satisfeito com a oportunidade de rever várias personalidades do ringue de luta, ele é surpreendido quando Kim acredita que ele ainda está trabalhando para Geese. Apesar do mal-entendido, ele convence Hwa Jai para se juntar na equipe desde que parceria com Kim melhore suas reputações como combatentes.

 Ralf Jones 

O americano Ralf Jones é um membro da tropa mercenária chamada de Ikari Warriors, juntamente com seu parceiro e meio-irmão Clark, sendo também liderado por Heidern. Ralf é um dedicado e poderoso recruta com habilidades próprias de combate, e em seu design original, foi nitidamente inspirado em Rambo. Ele é um jovem descolado e sempre pronto para qualquer desafio, e um tanto beberrão, geralmente agindo de forma indisciplinada quando bebe, algo que Clark e Heidern tentam proibi-lo de fazer. Ralf e Clark se juntam a Leona Heidern quando seu pai se retira do grupo de soldados, logo os três se tornam grandes amigos. Ralf vive discutindo com Whip e colocando o apelido nela de Whippy.

 Ramon 
O mexicano Ramon faz sua primeira partiipação na série em The King of Fighters 2000 como membro do time dos heróis do ano. Ramon é conhecido por ser o único personagem a falar espanhol no jogo e foi criado para agradar a parte latinoamericana dos fãs da série, possuindo um estilo de luta que pega emprestado características de luta livre. Ele é um famoso "Luchador" que é amado por seus fãs e conhecido pelos mesmos como "El Diablo Amarillo" ("O Demônio Amarelo"). Ele é abordado por uma agente chamada Vanessa, que lhe pede cooperação em formar um time para o torneio The King of Fighters 2000. Sentindo que ele poderia expandir mais seu horizonte e espírito de luta, ele aceita o convite. Desde então, ele possui uma paixão por Vanessa. Após o torneio de 2000, ele continua a fazer time com Vanessa sob seu pedido, geralmente junto com Seth. Ele é dublado por Eiji Takemoto.

 Robert Garcia 

Robert é filho de uma rica família de italianos e seu pai é um grande amigo de Takuma Sakazaki. Possui um gosto refinado e gosta de se exibir vestindo roupas caras, principalmente camisas de grife, porém é o tipo que está sempre em paz e com um sorriso no rosto. No início, era rival de Ryo Sakazaki e adorava contar vantagem para cima deste, mas com o tempo ficaram melhores amigos e costumam treinar juntamente com Takuma, que é pai de Ryo. Robert também possui uma leve queda por Yuri, a irmã mais nova de Ryo, de tal forma que tenta conquistá-la por meio de presentes caros e está sempre disposto a protegê-la.

Robert Garcia mudou de visual em The King of Fighters XIV, passando agora usar bigode e cavanhaque.

 Ryo Sakazaki 

 apareceu na série Art of Fighting, na qual foi o personagem principal, e também nas séries The King of Fighters e SNK vs.. É o filho de Takuma e Ronnet Sakazaki e o irmão mais velho de Yuri Sakazaki. Como Ryo estava destinado a ser o sucessor de Takuma no estilo de Karatê Kyokugenryu, ele começou seu treinamento em artes marciais muito cedo. Seu pai lhe ensinou através do difícil princípio da autoconfiança, onde a força de uma pessoa pode formar seu valor no mundo. Quando Robert Garcia foi admitido no dojo, ele eventualmente ganhou um parceiro de treino e um amigo. No 10º aniversário de Ryo, sua mãe morreu em um trágico acidente de carro. Seu pai foi embora de casa e deixou Ryo sozinho tomando conta de Yuri. Ryo conseguiu sustentá-la trabalhando como mecânico e operário na construção civil e se esforçando sem descanso para defender o dojo de sua família. Lembrando das lições de seu pai durante o seu treinamento, ele também começou a participar de lutas de rua. No começo ele foi muito mal, mas após anos de persistência, ele se estabeleceu como um temido e renomado lutador nos campeonatos ilegais de luta de rua na cidade de Southtown.

Durante uma entrevista ao 1UP.com, Takashi Nishiyama revelou que Ryo Sakazaki foi criado como uma homenagem aos personagens dos jogos de luta da Capcom, pois, durante o lançamento do jogo, alguns membros do jogo original de Street Fighter da Capcom se mudaram para a SNK. O artista Shinkiro expressou que não teve problemas em projetar Ryo em contraste com Robert Garcia devido ao mau estado de Ryo. Youichiro Soeda, membro da equipe da SNK, disse que a estreia de Ryo e Robert foi exclusiva de outros jogos baseados na empresa porque não se concentrava em torneios de luta, mas, em vez disso, na busca da dupla para salvar Yuri Sakazaki. Soeda e Nobuyuki Kuroki observaram que Ryo era seu personagem favorito de toda a série.

Para The King of Fighters '94, juntamente com Robert, os desenvolvedores do jogo tiveram problemas em equilibrar Ryo com os outros personagens da série sem remover nenhum de seus movimentos especiais. No entanto, Ryo foi comentado como um dos personagens mais fortes do jogo. Eles também acrescentam que este jogo foi criado com a ideia de ter Ryo lutando contra Terry Bogard, o personagem principal da série Fatal Fury. O artista da SNK Falcoon afirmou que a caracterização de Ryo entre Art of Fighting e The King of Fighters é diferente, mas não foi capaz de explicá-la. Em alguns jogos, Ryo usa o apelido de "Mr. Karate". Falcoon afirma que isso foi uma referência a como Ryo consegue derrotá-lo e, assim, tornou-se digno desse título. O design de "Fatal Fury: Wild Ambition" recebeu resposta favorável de Falcoon, que desejava que a SNK o usasse mais em seus videogames, principalmente nos jogos crossover. Seu personagem mais velho "Buriki One" também recebeu essa resposta, especialmente entre os jogadores mais velhos, com base na ilustração de Falcoon sobre seu uniforme preto. De acordo com a equipe da SNK, Ryo é uma personificação de força e vigor que brilha mesmo quando comparado a outros lutadores.

O estilo de luta de Ryo é conhecido como o Caratê Kyokugenryu. Para The King of Fighters XIII, a equipe queria distanciar o estilo de Ryo de Robert Garcia e Takuma Sakazaki, já que ambos empregam as mesmas técnicas, como o Haohshokohken (覇王翔吼拳) um movimento de projétil. Os movimentos de Ryo foram feitos para mostrar sua força. Seus movimentos o deixam aberto, mas a versão EX do Tiger Fist não o deixa tão aberto e permite combos mais fáceis. Seu movimento Neo Max, o tipo de movimento mais forte do jogo, tem a imagem de One Blow Guaranteed Kill (一撃必殺 Ichigeki Hissatsu), então seus movimentos foram feitos em pedra sem dificuldade. O diretor Kei Yamamoto fala sobre como ele o favorece.

 Saisyu Kusanagi 
Saisyu Kusanagi (em japonês: 草薙 柴舟, Kusanagi Saishū) (lê-se Saishu) é o atual patriarca do clã Kusanagi, pai do personagem Kyo Kusanagi e participa dos jogos The King of Fighters '95, '98 e Neowave.

 Seth 
O americano Seth é um personagem da série que já participou de cinco jogos no total. Ele já formou time com Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Shingo Yabuki, Vanessa, Ramon e Lin.

Ele foi ordenado por seu superior Ling para entrar no torneio The King of Fighters 2000 para capturar o líder das Flying Brigands, Ron. Para fazer isso, ele organiza equipe com Benimaru Nikaido, Shingo Yabuki e Lin. Durante o torneio, ele descobre que Ling é realmente Zero disfarçado e que Ron juntou-se ao NESTS. Ele continua a investigar as atividades de Ron à medida que a série progride, presumivelmente para evitar que ele se torne muito poderoso. Também foi convidado a participar da conferência de Heidern com a equipe do agente no The King of Fighters XI.

 Shen Woo 
Shen Woo (mandarim: 神・武, Shén Wǔ) é um dos membros do time dos heróis em "The King of Fighters 2003", time composto também por Ash Crimson e Duo Lon. Ele foi primeiramente conceitualizado a ser um "homem selvagem e sexy". Devido ao seu estilo de luta que envolve socos com impulsos, os seus designers tiveram que variar nos ataques para evitar confusão com os personagens Ralf Jones e Yashiro Nanakase, dois outros personagens da mesma série. Sua aparição é, também, referido a ele ser o personagem principal, ao invés de Ash, pelos seus criadores.

Pouco é conhecido sobre suas verdadeiras origens. O que se sabe é que ele foi criado na cidade chinesa chamada "Shangai" e recebeu o apelido "Shen Woo" por ter criado seu único e devastador estilo de boxe, descrito como "violento". Brevemente, ele veio a ser temido e cresceu para apreciar a emoção das lutas. Mais tarde, ele veio a conhecer o enigmático lutador Ash Crimson e Duo Lon, formando o time dos heróis para o torneio KoF de 2003. Apesar de ele e Duo Lon suspeitar de que Ash teria alguma intenção maléfica, Shen não podia se importar menos com isso quando ele estava extremamente ansioso para encontrar e lutar contra oponentes fortes.

Ao fim do torneio XI, Ash decide planejar o que seus parceiros de time farão. Oswald entrou no torneio à procura de uma droga conhecida como "Dragon Pills" (em português: "Pílulas de/do Dragão"), uma droga ilegal que estava fora do mercado. Ash explica que o fornecedor desta droga não irá vendê-la, mas vai considerar dá-la a Oswald se ele derrotar o seu rival, Shen. Já que Shen estava procurando por um oponente forte para lutar e Oswald precisa das Dragon Pills, Ash decide colocá-los um contra o outro. O desenrolar desta batalha ainda está para ser divulgado.

Vale notar que Shen compartilha algumas características gerais com Krizalid, chefe do jogo KoF '99. Vários de seus golpes compartilham animações e execuções parecidas, além da aparência em geral. Isto pode até ser obra da amnésia de She Woo. Qualquer prova sólida desta relação entre ambos ainda está por ser divulgado.

 Shingo Yabuki 
Shingo Yabuki (japonês: 矢吹 真吾, Yabuki Shingo) é um dos personagens bobos e alegres na série. Ele considera a todos os lutadores amigos dele, fazendo com que todos o vejam como um bom, mas esquisito, garoto. Shingo admira Kyo como um ídolo e frequentemente dedica suas vitórias a ele. Ele sonha em ser capaz de lançar fogo exatamente como Kyo, fato que é muito enfatizado como uma parte cômica da série.
Por exemplo, em The King of Fighters 2003, Shingo pode, aleatoriamente, produzir uma pequena faísca quando executa o golpe "115 Shiki: Dokugami Mikansei". No entanto, aparenta-se que somente ele pode ver esta "chama", principalmente pelo fato de Shingo não pertencer da linha de sangue Kusanagi.

No seu final em 2001 ele começa a ser treinado por Saisyu Kusanagi pai de Kyo e no seu final em 97 ele recebe as luvas de kyo pelo seu esforço.Ele copia a maioria dos golpes de Kyo ou executa uma forma variada dos mesmos (claro que sem o uso das chamas de Kyo). Sempre que ele esquece de algum golpe, ele pega o seu caderninho de anotações, onde está todas as informações que ele conseguiu sobre os golpes de Kyo. As variações dos golpes, na maioria das vezes, é uma tentativa falha de fazer corretamente (um bom exemplo é o "Oboro Guruma Mikansei", que corresponde ao "Twilight Wheel" de Kyo).

Como Kyo, Shingo teria um nome diferente, sendo este "Shingo Suzuki". No "Gamest's 1997 Heroes Collection", Shingo foi votado pelos produtores como o 70.º personagem favorito.
Shingo compartilha várias semelhanças paralelas com Sakura Kasugano, da série "Street Fighter". Ambos são estudantes, ambos lutam vestindo o uniforme da escola, ambos usam uma bandana, ambos são barulhentos e alegres e ambos querem a atenção do personagem principal do jogo para que os ensinem a lutar e são sempre rejeitados pelos mesmos (enquanto Ryu diz que Sakura ainda é muito novata para que ele seja seu mentor, Kyo ora ignora completamente Shingo, ora ele o espanca por abusar-lhe da paciência). a SNK dá um pequeno ênfase a essa relação no jogo SNK vs. Capcom: Card Fighters Clash, onde um pode dar apoio ao outro.

Apareceu pela primeira vez na edição de 1997 do torneio The King of Fighters. 

Sho Hayate
Por ser o praticante de um estilo de luta criado por ele mesmo, Sho Hayate (japonês: ショー・疾風, Shō Hayate) está determinado a mostrar a sua força a qualquer um que dá testemunho. Ele espera um dia se tornar um verdadeiro mestre, treinando sem parar e vigorosamente. Isso o levou a participar da XI edição do The King of Fighters.

 Sie Kensou 
Sie Kensou(em mandarim: 椎 拳崇) é um rapaz que possui um talento especial com poderes psíquicos, porém não se parece tão diferente quanto a maioria que dos que têm tal força. Atualmente ele luta pela justiça ao lado da equipe Pyscho Soldiers (soldados psíquicos), embora ele realmente se pareça muito com um garoto descuidado que vive tendo problemas...

Kensou fora orfão desde quando criança, e não tinha para onde ir. Ele vagava pela China como uma criança desabrigada. Quando ele chegou em um certo vilarejo, ficou sabendo que o lendário Chin Gentsai morava por ali. Kensou se apressou para ir lá visitá-lo, quando encontra Chin caído no chão, bêbado. Kensou prometeu que seria seu aluno, e surpredentemente Chin aceita sem muita relutância. Assim, Kensou começou a treinar sob as ordens de Chin, que estava bêbado na maioria do tempo, mas mesmo assim conseguia mostrar o básico do Kung Fu a seu aluno. Foi assim que Kensou começou a demonstrar seus poderes psíquicos, sendo capaz de emitir rajadas de energia. Chin, vendo esta grande força, decide levar Kensou a uma viagem de treinamento por toda a Ásia. Kensou gostou muito de estar ao lado de Chin, já que ele se parecia com seu pai...e avô, mas eles sempre arranjavam  encrencas quando Chin se embreagava. Enquanto isso, Kensou vivia sua vida como um jovem comum: lendo mangá, e comendo bolinho de arroz o tempo todo.Até que a jornada de treinamento chega ao Japão.

Já no Japão, Kensou e Chin se encontram com um homem alto, que os desafia para uma luta. Kensou foi o primeiro a lutar, para mostrar os frutos do treinamento, mas o forte homem foi tão "bobo" que Kensou não pôde contra ele. Então chegou a vez de Chin, mas ele também, não levou a luta muito a sério. De repente, o grandalhão é jogado para os ares por uma rajada psíquica. Kensou percebe que a garota que a lançou era uma linda colegial chamada Athena Asamiya. Kensou imediatamente se apaixona pela jovem, e quando ela se oferece para entrar na equipe e lutar pela justiça, Kensou não hesita em aceitar. Logicamente Chin não tinha outra escolha a não ser concordar. Desde então, Kensou tem seguido Athena e lutado contra a maldade ao lado da colegial. Kensou também tem tentado se aproximar de Athena, mas ela parece não levar a sério o sentimento dele.

 Silber 

O alemão Silber é um poderoso artista marcial que vagueia pelo mundo em busca de adversários fortes. Em algum momento no passado, ele desafiou e derrotou Song Xuandao. Ele decidiu competir no Torneio The King of Fighters XI quando ele ouviu falar de um "torneio com muitos lutadores com diferentes estilos de luta". Então ele decidiu entrar neste torneio. Seu protegido é Rob Python, ele também está familiarizado com o assassino misterioso, Oswald, como mostrado no King of Fighters XI, mas todas os detalhes sobre a referida ligação é desconhecida.

 Sylvie Paula Paula 

A francesa Sylvie Paula Paula é uma personagem que tem sua primeira aparição em The King of Fighters XIV e é ex-membro dos NESTS, já extinto.

Um dos últimos remanescentes dos NESTS, Sylvie foi considerada inútil pela sociedade secreta até o dia em que ela demonstrou a extensão de seus poderes eletromagnéticos. Após o colapso da NESTS, ela foi descoberta pelo organizadores do torneio King of Fighters durante um evento de luta underground.

Ela parece levar o conceito de "adorável' a um extremo tal que ela parece altamente excêntrica. Ela considera os objetos que ela usa e uma voz dentro de sua cabeça como seus "amigos". Ela pode mostrar seriedade no entanto, às vezes. Isto pode ser visto em seu Art Climax.

Sylvie anda tentando superar seu trauma passado durante a sua vida sob a NESTS. Isto pode ser visto a partir de seu medo de enfrentar  antigos membros da NESTES como Angel, que lembram a ela sobre sua vida anterior e sua anterior falta de habilidade, o que a levou a ser considerada um "lixo" ou uma "inútil" pelo grupo.

Sugere-se que a sua personalidade e atitude um pouco foram afetados como resultado de seus poderes ou dos experimentos realizadas nela para trazer essa habilidade.

 Takuma Sakazaki 

 Terry Bogard Terry Bogard (テリー・ボガード, Terī Bogādo?) é um personagem de videogame criado pela empresa fabricante de jogos eletrônicos SNK, atual SNK Playmore. Se faz presente nas séries de videogame Fatal Fury, onde é o protagonista, The King of Fighters e SNK vs. Terry é irmão mais velho do também lutador Andy Bogard. Possui uma forte amizade com Blue Mary, por quem demonstra certo interesse amoroso, e por essa e outras razões, rivaliza com Billy Kane(também apaixonado por ela, além de ser guarda costas de Geese Howard.).

Terry e seu irmão, Andy Bogard, eram órfãos até serem adotados por Jeff Bogard, um célebre mestre de artes marciais. Durante um tempo, eles viveram felizes como uma família na cidade de Southtown, e acabam sendo treinados por Jeff nas artes marciais. Mas havia um problema: Jeff era uma pedra no sapato de Geese Howard, impedindo-o de seguir seu plano de dominar South Town. Então, Geese arma uma emboscada e, com as próprias mãos, mata Jeff na frente de seus filhos adotivos. Terry esboça uma reação, mas é dominado por Geese rapidamente, que lhe poupa a vida. Andy apenas chora sobre o corpo do pai.

Em sua versão clássica, Terry possuía longos cabelos loiros (atinigindo a cintura), presos em um rabo-de-cavalo. Usava sempre um par de tênis All Star vermelhos, jaqueta vermelha (de mangas rasgadas a partir do segundo jogo) por cima de uma camiseta branca (que também passa a ter mangas rasgadas em Real Bout Fatal Fury, a partir do design da série The King of Fighters), calças jeans, luvas de motociclista e seu famoso boné de beisebol vermelho de frente branca (que, dependendo da série, possui dizeres diferentes: em Fatal Fury, ele pode estar em branco ou trazer os dizeres "King of Fighters"; já nas artes oficiais de The King of Fighters, o boné traz o logo da série Fatal Fury).

Desde sua aparição em Garou: Mark of the Wolves, uma versão mais velha de Terry vem se mostrando freqüente nos jogos da SNK. Nesta nova versão, seus cabelos estão à altura dos ombros, utiliza uma jaqueta marrom de aviador de mangas compridas (diz-se que esta jaqueta pertencia a Blue Mary), e seus famosos tênis e boné vermelhos não estão mais presentes.

 Tizoc/King of Dinosaurs

O lutador mexicano Tizoc é uma estrela famosa no mundo do wrestling que ganhou favoritismo excepcional entre o público desde a sua estreia. Com o passar do tempo, parecia que ele seria imbatível até que um misterioso homem apareceu de repente e derrotou ele (o fã Q&A implica que o homem é o pai de Gato). Devastado pela derrota, ele passou os dois anos seguintes procurando o homem. Ele entrou no torneio The King of Fighters, a fim de ganhar sua paixão no ringue e na esperança de encontrar este homem misterioso.

Quando ocorrem os eventos de The King of Fighters 2003, Tizoc é uma estrela no circuito de wrestling profissional e se junta à equipe Fatal Fury após ser convidado pelo próprio Terry Bogard depois que seu irmão, Andy, estava indisponíveis uma vez que ele estava treinando seu jovem estudante no Japão. B.Jenet o convocou para se juntar a sua equipe em The King of Fighters XI. Ele se junta para o "coração" da luta e não está preocupado com ganhar o prêmio em dinheiro.

Foi revelado em  The King of Fighters XIV que Tizoc foi derrotado por um certo boxeador (o boxeador brasileiro Nelson). Para vingar a sua derrota e garantir que ele não iria decepcionar seus fãs com sua vingança, Tizoc participa do torneio disfarçado como King of Dinosaurs (Rei dos Dinossauros), a fim de pôr seu plano. em prática.

 Tung Fu Rue 

 Vanessa 
 é uma personagem que teve sua primeira aparição como Striker em The King of Fighters '99 Evolution e se tornou selecionável em The King of Fighters 2000. Ela foi criada como uma mulher de meia idade para contrastar com as adolescentes do elenco. Ela é uma dona de casa comum que atua como agente mercenária. Sob os comandos de Ling, Vanessa e Seth têm o dever de participar do torneio, organizado por Ling, para seguir os passos da NEST. Os dois agentes se separam quando Vanessa recruta os suspeitos K', Maxima e Ramon para completar a equipe. Seu objetivo é monitorar as atividades dos desertores da NESTS com base nas ordens de Lin. Em The King of Fighters XI ao lado de Blue Mary e Ramon, Vanessa entra no torneio com o objetivo de colher informações sobre o selo Orochi e os membros misteriosos de Those From the Past. Ela é dublada por Kaori Minami.

Não se sabe qual é sua terra natal.

 Verse 

 Whip 
Whip ou Whip Muchiko é uma das principais personagens da Saga Nests, a terceira saga da série The King of Fighters. Seu nome real é Seirah(japonês: セーラ, Sēra)e ela é na verdade a clone da irmã do lutador K'. A palavra Whip significa literalmente "chicote" em inglês.

Não se sabe muito de seu passado, mas o pouco que ela se lembra em sonho é de chamar por um rapaz de irmão. Com o passar dos anos Whip descobre que é parte de um processo de clonagem e que um dos supostos clones é o rapaz dos sonhos...K´. Antes disso Whip se alia ao grupo de Heidern.

Whip normalmente e um soldado que usa chicote para se defender e atacar os oponentes com suas tecnicas de chicoteio. possui uma grande amizade com Kula'', que mais tarde a substitui por um período de tempo no Time Ikari se aliando a Ralf, Leona e Clark, após desistir do torneio.

Wolfgang Krauser

Xanadu 
Xanadu é considerado por outros e ele mesmo um "intelectual superior" que fala sobre assuntos e conceitos que supostamente são muito difíceis de entender para a maioria das pessoas, quando, na realidade, é muito mais provável que ele seja extremamente delirante e perturbado. Chang e Choi ficaram interessados nele ao verem que os prisioneiros que cercam Xanadu parecem muito mais enérgicos e vivos do que o normal devido à sua personalidade excessivamente carismática.

Participou pela primeira vez dos torneios desde a sua XIV edição.

Yuri Sakazaki

Zarina 
Zarina é uma  personagem que teve sua primeira aparição em The King of Fighters XIV. Zarina é colombiana e luta duramente para proteger o local de nidificação de seu companheiro tucano "Coco" cuja espécie está enfrentando a ameaça de extinção. Ela entrou no torneio para que com sua participação pudesse chamar a atenção da mídia que iria cobrir o torneio sobre a destruição do meio ambiente em que Coco vive.

Zarina é uma pessoa alegre, amante de samba e lutadora de capoeira e ela usa suas habilidades de dança para chutar seus adversários no ritmo.

The King of Fighters
The King of Fighters
The King of Fighters
The King of Fighters
The King of Fighters